Список авиационных происшествий и катастроф по годам (неполный) — перечень авиакатастроф (авиационных происшествий, приведших к гибели или пропаже без вести одного или более человек, находившихся на борту воздушного судна) аппаратов тяжелее воздуха в гражданской авиации в мире, сгруппированный по годам. Для детальной информации о крупнейших авиакатастрофах — см. 100 крупнейших авиационных катастроф.

1919 

 2 августа самолёт  разрушился при полёте из Венеции в Милан. Никто не выжил. На борту находились от 14 до 17 человек. Катастрофа стала одной из первых в истории коммерческой авиации.

1920 

 14 декабря самолёт , выполнявший регулярный пассажирский рейс из Лондона в Париж, разбился вскоре после взлёта. В тумане самолёт врезался в дерево и упал во дворе дома. Погибли 4 из 8 человек на борту.

1922 

 7 апреля в небе над Пикардией (Франция) в условиях тумана столкнулись Farman F.60 Goliath французской авиакомпании Grands Express Aériens, следовавший регулярным рейсом из Ле-Бурже в Кройдон, и почтовый  британской авиакомпании Daimler Airway. Погибли все семь человек на обоих воздушных судах. Данная катастрофа стала первым столкновением коммерческих самолётов в воздухе.

1923 
 14 мая Farman F.60 Goliath, следовавший регулярным рейсом из Ле-Бурже в Кройдон, потерпел крушение в Монсюре (Сомма, Франция). Катастрофа произошла после разрушения крыла в воздухе. Все 6 человек на борту погибли.
16 июля в 20:25 на Центральном аэродроме (Ходынское поле) произошла катастрофа самолёта «Добролёта» Юнкерс-13 «Червонец», погиб красный военлет Алексей Васильевич Панкратьев, пострадал механик и 3 пассажира-курсанта Академии воздушного флота. При совершении планового полёта внезапно отказал двигатель, лётчик пошёл на вынужденную посадку, однако самолёт задел телеграфные провода и столкнулся с землёй.
27 августа Farman F.60 Goliath французской авиакомпании Air Union разбился во время коммерческого рейса из Парижа в Кройдон. Из-за плохих метеоусловий лайнер совершил вынужденную посадку в Лимпне (Кент). После взлёта произошёл отказ двигателя, самолёт вошёл в неуправляемый штопор из-за того, что пассажиры нарушили центровку самолёта. После этого самолёт разбился. Погиб 1 пассажир, остальные 12 человек на борту выжили. 

14 сентября , выполнявший регулярный внутренний пассажирский рейс из Кройдона в Манчестер, потерпел крушение в Айвенго (Бакингемшир, Великобритания). Катастрофа произошла из-за ошибки пилота, которая привела самолёт к сваливанию. Погибли все пять человек, находившихся на борту.

1924 

 24 декабря самолёт  британской авиакомпании Imperial Airways, выполнявший регулярный международный рейс из Кройдона (Великобритания) в Париж (Франция), разбился вскоре после взлёта. Погибли все 8 человек на борту.

1925 
 22 марта вблизи Дидубийского ипподрома потерпел катастрофу самолёт «Юнкерс-13». Погибли заместитель председателя Совнаркома ЗСФСР Александр Фёдорович Мясников, председатель Закавказской ЧК Соломон Григорьевич Могилевский и зам. Народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции ЗСФСР Георгий Александрович Атарбеков, лётчик Шпиль, механик Сагарадзе. Самолёт взлетел с Тифлисского аэродрома с пассажирами, направлявшимися в Сухум на Съезд Советов Абхазии. Спустя 15 минут самолёт загорелся, из него на высоте около 20 м выпали 2 пассажира. При столкновении с землёй самолёт взорвался. Причина катастрофы неизвестна, по одной из версий, курение в пассажирском салоне.

1926 
 19 мая в Харькове разбился пассажирский самолёт, совершавший рейс Тифлис — Москва. Погибли 2 пассажира, среди которых сотрудник газеты «Правда» Григорий Розенблат. Были тяжело ранены лётчик, механик и 2 пассажира. Самолёт во время снижения столкнулся с деревянным зданием.
18 августа во время вынужденной посадки самолёт , выполнявший рейс из Парижа в Кройдон, врезался в сарай и разбился. Катастрофа произошла вблизи города Олдингтон (графство Кент). Погибли 3 из 15 человек на борту. 
2 октября самолёт , выполнявший рейс из Парижа в Кройдон, загорелся в воздухе и разбился при заходе на вынужденную посадку на аэродром Пенсхёрст (Кент). Погибли все 7 человек на борту.

1929 

 17 июня у Handley Page W.10 британской авиакомпании Imperial Airways, выполнявшего регулярный международный рейс из Кройдона (Великобритания) в Париж (Франция), отказал двигатель над проливом Ла-Манш. Самолёт попытался совершить посадку на воду, но разбился. Погибли 7 из 13 человек на борту. 
 6 ноября Junkers G 24, выполнявший рейс из Кройдона в Амстердам, разбился вскоре после взлёта вблизи деревни Годстоун. Из 8 человек на борту, выжил один.

1931 

 12 июля самолёт АНТ-9, перевозивший военную комиссию во главе с заместителем начальника штаба РККА В. К. Триандафилловым, разбился в тумане под Наро-Фоминском. Погибли все 8 человек на борту.

1933 

 28 марта Armstrong Whitworth Argosy II Imperial Airways, выполнявший рейс из Брюсселя в Лондон, разбился вблизи города Диксмёйде (Бельгия). Предполагаемая причина катастрофы — поджог, устроенный одним из пассажиров. Погибли все 15 человек на борту. 
 5 сентября под Подольском (СССР) при полёте на низкой высоте врезался в деревья и разбился АНТ-7. Погибли 8 человек, включая руководителей авиапромышленности и гражданской авиации. 

 10 октября над Честертоном (США) из-за взрыва бомбы в багажном отсеке разбился Boeing 247. Погибли все 7 человек на борту. Первый в истории доказанный террористический акт в коммерческой авиации. 

 30 декабря Avro 618 Ten авиакомпании Imperial Airways потерпел катастрофу в Ройселеде, Бельгия, врезавшись в мачту радиоантенны. Погибли все 10 человек, находившиеся на борту.
 27 июля самолёт , выполнявший международный рейс из Цюриха в Берлин с промежуточными посадками в Лейпциге и Штутгарте, разрушился в воздухе после попадания в турбулентность. Погибли все 12 человек на борту, включая первую в истории Европы женщину-бортпроводника — Нелли Динер.

1935 
 6 мая Douglas DC-2 авиакомпании TWA, следовавший из Лос-Анджелеса в Ньюарк, разбился в сложных метеоусловиях недалеко от Атланты (Миссури). Погибли 5 человек, 8 пострадали.
18 мая в районе Центрального аэродрома Москвы (посёлок Сокол) истребитель лётчика Николая Благина врезался в выполнявший демонстрационный полёт с передовиками производства восьмимоторный самолёт-гигант АНТ-20 «Максим Горький». Погибло 11 человек экипажа самолёта и 38 (по другим данным — 50) пассажиров-ударников из инженеров, техников и рабочих ЦАГИ и членов их семей и лётчик-истребитель. 

 22 июня в Казбекском районе потерпел крушение самолёт П-5 Закавказского управления ГВФ. Пилот Михайличенко и бортмеханик Медведев погибли.
24 июня в аэропорту Эррера (Медельин, Колумбия) произошло столкновение двух самолётов Ford Trimotor, в результате чего погибли 17 человек, включая знаменитого аргентинского певца Карлоса Гарделя и его музыкантов. Выжили 3 человека. 

 26 июня под Лазаревым, выполняя регулярный почтово-пассажирский рейс из Александровска-Сахалинского в Хабаровск, разбился Savoia-Marchetti S.55. Через полтора часа после вылета в сложных метеоусловиях самолёт столкнулся с горой. Погибли все 12 человек на борту. 
20 июля при испытании нового самолёта дальнего полёта конструкции ЦАГИ АНТ-37 на высоте 2500 метров из-за сильной вибрации произошла катастрофа. Лётчик-испытатель К. К. Попов и инженер ЦАГИ М. М. Егоров спаслись на парашюте, электротехник ЦАГИ Иван Васильевич Титов погиб.
 15 августа в районе Каира разбился самолёт, совершавший перелёт из Рима в Восточную Африку. Погиб экипаж из 4 человек, 3 пассажира, в числе которых известный исследователь Африки, министр общественных работ Италии Франчелити.
 15 августа по пути из Фербенкса в Пойнт-Арроу на Аляске потерпел крушение (упал в воду) самолёт, которым управлял известный американский лётчик Уайли Пост. Он и его пассажир писатель Роджерс, совершавшие перелёт из Америки в СССР, погибли.
7 октября Boeing 247D, выполнявший регулярный рейс из Солт-Лейк-Сити (Юта) в Шайенн (Вайоминг), упал с эшелона в округе Ларами из-за ошибки пилота. Погибли все 12 человек на борту. 
 10 декабря Savoia-Marchetti S.73 авиакомпании SABENA, выполнявший рейс из Брюсселя в Лондон, разбился в Татсфилде из-за ошибки пилота. Погибли все 11 человек на борту.

1936 

 7 апреля Douglas DC-2 авиакомпании TWA врезался в гору в штате Пенсильвания (США) из-за ошибки пилота. Погибли 12 из 14 человек.

1938 

 29 июля Martin M-130 авиакомпании Pan American Airways c 15 людьми на борту исчез над Тихим океаном.

1941 
 4 октября через 50 минут после взлёта из аэропорта Кегостров в районе станции Исакогорка потерпел катастрофу самолёт ПС-43 №Л-3931 (по другим данным, Л-3031) 3-й отдельной авиадивизии связи Гражданского воздушного флота СССР, следовавший по маршруту Архангельск — Москва. Погибли командир В. А. Карапалкин, бортмеханик В. М. Кожаринов, пассажиры Тойво Антикайнен, фельдъегерь генштаба А. И. Герасимов и начальник медсанслужбы Северного особого отдельного авиаотряда ГВФ врач К. А. Терешкович. Причина катастрофы — ошибка в пилотировании при плохих метеоусловиях.
 26 декабря — в окрестностях Алма-Аты потерпел катастрофу Г-2 (грузопассажирская версия АНТ-6) компании Аэрофлот, в результате чего погибли 26 человек, в том числе ряд руководителей Казахской ССР.

1942 
 12 мая самолёт ПС-84 (заводской номер 1842406) завода № 18 НКАП СССР, выполнявший полёт по маршруту Куйбышев (Безымянка) — аэродром завода № 381 НКАП (Валёгин Бор, г. Нижний Тагил) с двумя служебными пассажирами на борту — директором завода № 18 НКАП М. Б. Шенкманом и заместителем главного инженера завода Львовым. В сложных метеоусловиях самолёт снизился до высоты 700 м, столкнулся с каменистой вершиной горы Голая (Шайтан) высотой 748 м и полностью разрушился. Экипаж (4 человека) и пассажиры погибли. Место катастрофы обнаружено через два дня в 9 км юго-восточнее посёлка Кордон Висимского района Свердловской области (48 км юго-западнее аэродрома завода № 381).
 2 июля в 3 км к северо-западу от с. Маньково-Калитвенское, в результате столкновения с землёй в управляемом полёте, потерпел катастрофу пассажирский самолёт ЛИ-2, летевший из Краснодара в Москву. На борту находилось 6 человек. Пилот решил сократить маршрут, отклонился от плана полёта и полетел вдоль фронта. Для обеспечения незаметности, следовал на предельно низкой высоте 15 — 30 м (по другим данным, таким образом уходил от атаки вражеских самолётов). В результате катастрофы погибли: известный советский писатель Евгений Петров и стрелок-бомбардир-стажёр Гусев Виктор Александрович (1915 г.р.). Выжили: пилот Баев Тихон Лаврентьевич (1909 г.р.) и прозаик Аркадий Первенцев. О судьбе находившихся на борту штурмана Желудева и бригадного комиссара Смирнова ничего не известно.
 17 ноября в Красноярском аэропорту, при взлёте, потерпел катастрофу пассажирский самолёт ЛИ-2. Действуя на трассе Алсиб в составе пятого перегоночного полка, должен был доставить группу военных лётчиков для приёмки новых самолётов. Однако сразу после взлёта самолёт разбился на территории аэродрома, при этом погибли тридцать человек (по другим данным — двадцать погибших). На тот момент это была вторая крупнейшая авиационная катастрофа на территории СССР (после катастрофы АНТ-20 в 1935 году).
 14 декабря АНТ-20бис упал с эшелона в окрестностях Ташкента (Узбекская ССР). Погибли 36 человек.

1943 

 13 января в Сталинграде из-за нарушения центровки, вызванной смещением пассажиров, при взлёте разбился Junkers Ju 290V1, перевозивший раненых солдат. Погибли 45 из 81 человека на борту. 

 21 января Martin M-130 авиакомпании Pan American Airways, заходя на посадку в Сан-Франциско, врезался в гору в окрестностях города Юкайа (штат Калифорния), при этом погибли 19 человек. 

 22 января в провинции Каравели (Перу) из-за ошибки пилота врезался в гору DC-3 авиакомпании Pan American-Grace Airways, выполнявший пассажирский рейс из Сантьяго (Чили) в Лиму (Перу). Погибли 14 человек, 1 выжил.

1944 
 21 февраля Junkers Ju 52/3m немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa, выполнявший рейс из Салоников в Афины, исчез над Эгейским морем близ острова Эвбея. На борту находились 16 человек. 
13 ноября недалеко от Москвы разбился самолёт, возвращавшийся из партизанского края (по другим данным — из Бухареста). Среди погибших был поэт Иосиф Уткин.

1945 
 8 января Martin M-130 авиакомпании Pan American Airways разбился при посадке в гавани Порт-оф-Спейна на острове Тринидад (Британская Вест-Индия). При этом погибли 23 человека, 7 выжили. 
10 января близ Бербанка (штат Калифорния) при посадке разбился Douglas DC-3-277B авиакомпании American Airlines. Погибли все 24 человека на борту. 

4 марта 1945 года в районе Мульдена (Восточная Пруссия) разбился Douglas C-47 Skytrain авиакомпании Аэрофлот. Погибли 5 человек. 

21 апреля во время выполнения рейса по маршруту Берлин—Мюнхен—Барселона по неустановленным причинам разбился самолёт Fw.200b-2 авиакомпании Lufthansa. Погиб 21 человек. 

7 сентября в Вязниковском районе Владимирской области, в 20 км от г. Коврова разбился самолёт, летевший из г. Горького (ныне г. Нижний Новгород) в Москву. На борту самолёта находилась значительная часть руководящего состава завода № 112 (ныне судостроительный завод Красное Сормово) — 6 руководителей завода, включая зам.директора по кадрам, главного инженера и главного конструктора. Сормовичи летели в Москву на совещание по вопросам строительства подводных лодок в наркомат вооружения СССР. В авиакатастрофе выжил пилот, но его дальнейшая судьба неизвестна, руководители завода похоронены на Кооперативном кладбище в братской могиле.

1946 

 14 января в Колпнянском районе Орловской области из-за обледенения разбился Ли-2, выполнявший пассажирский рейс из Харькова в Москву. Погибли 22 человека. 

 3 октября на острове Ньюфаундленд (Канада) из-за ошибок экипажа столкнулся с горой и разбился Douglas C-54E-5-DO Skymaster. Погибли 39 человек.

1947 
 1 апреля на аэродроме Смышляевка (г. Куйбышев) потерпел катастрофу самолёт A-20B (бортовой номер СССР-М279) Главного управления гидрометслужбы СССР (Куйбышевский отдельный авиаотряд). При вынужденной посадке самолёта штурман пытался покинуть воздушное судно, получил тяжёлые ранения и через 2 часа умер в больнице.

1949 
 28 октября пассажирский самолёт Lockheed L-749 Constellation, следовавший из Парижа в Нью-Йорк, потерпел катастрофу, врезавшись в гору Редондо острова Сан-Мигел в Атлантическом океане. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли, включая французского боксера Марселя Сердана и исполнительницу Жинетт Неве.

1950 
 5 января в сложных метеоусловиях (метель, снегопад) при заходе на посадку в Свердловске разбился самолёт Ли-2 с 11 хоккеистами, врачом и массажистом команды ВВС, направлявшимися на матч с «Динамо». Все 19 человек, находившиеся на борту, погибли. 
 12 марта в результате сваливания при посадке разбился самолёт Avro Tudor, который перевозил болельщиков сборной Уэльса по регби из Дублина в Лландоу. Все 80 человек, находившиеся на борту, погибли. 
 27 декабря самолёт Ли-2 (бортовой номер СССР-Л4003), выполнявший тренировочный полёт по маршруту Джусалы — Ташкент, потерпел катастрофу в Южно-Казахстанской области в районе хребта Каратау на высоте 2050 м (126 м от вершины) в 72 км северо-восточнее аэропорта Туркестан. Причиной катастрофы стали ошибки в навигационных расчётах, приведшие к столкновению самолёта со склоном горы. Погибли 8 человек.

1953 
 1 мая катастрофа в испытательном полёте самолёта Ту-95/1 в районе г. Ногинска: пожар в 3-м двигателе, вскоре охвативший весь самолёт. Погиб экипаж 4 человека под руководством героя Советского союза лётчика-испытателя А. Д. Перелёта.
 29 мая на аэродроме НИИ ВВС (г. Жуковский) столкнулись взлетавший самолёт Ил-12 и проходивший государственные испытания вертолёт Ми-4. Причина — невнимательность руководства полётами и лётчиков. Погибли 5 членов экипажа Ил-12 и 3 на Ми-4.
 27 июля во время полёта над горными районами Китая (по другим данным — над морем на траверзе р. Янцзы) американским истребителем атакован и сбит советский военно-транспортный самолёт Тихоокеанского флота Ил-12, летевший из Порт-Артура в Уссурийск. Экипаж и все пассажиры — 21 человек, погибли.

1954 
 10 января потерпел катастрофу рейс 781 авиакомпании «De Havilland Comet». 35 человек, находившихся на борту, погибли: весь экипаж (6 человек) и пассажиры (29 человек). 
 8 апреля при выполнении полёта из Лондона в Йоханнесбург в Средиземном море к югу от Неаполя потерпела катастрофу другая «Комета» компании BOAC (выполняла рейс от имени South African Airways) — G-ALYY (Yoke Yoke). После этой катастрофы BOAC сразу прекратила эксплуатацию данных реактивных авиалайнеров, а уже 12 апреля у «Комет» отобрали лётный сертификат.

1956 
 30 июня два поршневых авиалайнера, столкнувшись, упали в Большой Каньон. Погибли 128 человек.

1957 
 3 июля вблизи вершины горы Стрижамент в Ставропольском крае (в 30 км от Ставрополя) в сложных метеоусловиях из-за ошибочных действий экипажа (выполнение полёта ниже минимальной безопасной высоты) потерпел катастрофу самолёт Ли-2 (бортовой номер СССР-Л4825), следовавший рейсом № 461 по маршруту Ашхабад — Баку — Минеральные Воды — Армавир — Краснодар — Симферополь. Из 15 человек, находившихся на борту самолёта, погибло 8 человек (7 взрослых пассажиров и 1 ребёнок).
 17 августа вблизи киевского аэропорта Жуляны столкнулись два самолёта Ил-14. Погибло 15 человек.

1958 
 7 сентября в Актюбинской области по причине попадания молнии потерпел катастрофу самолёт Ил-14П, следовавший из Актюбинска в Уральск. Погибло 27 человек. 
 10 октября в 00:14 мск времени вблизи куйбышевского аэропорта Смышляевка во время ночного тренировочного полёта в простых метеоусловиях потерпел катастрофу самолёт Ли-2 (бортовой номер СССР-84733) 66-го объединённого авиаотряда. Из-за нарушения техники пилотирования самолёт потерял высоту, задел изгородь и крышу частного дома в пос. Смышляевка по адресу ул. Куйбышева, д. 62. Затем самолёт перевернулся и левым мотором снес крышу частного дома по ул. Куйбышева, д. 31. Трое членов экипажа погибли на месте катастрофы, бортмеханик умер в больнице через 2 часа 20 минут после происшествия. Второй пилот получил ранения. Жители обоих повреждённых домов не пострадали.
 17 октября в Чувашии потерпел катастрофу самолёт Ту-104. Все 80 человека, находившиеся на борту, погибли.

1959 
 18 января при подлёте к Сталинграду потерпел катастрофу самолёт Ил-14П Азербайджанского управления ГВФ, выполнявший рейс № 205 Москва — Баку. 
 3 февраля американский самолёт модели Beechcraft Bonanza потерпел крушение близ , штат Айова. Пассажирами являлись известные музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер. Все 4 человека (включая пилота), находившиеся на борту, погибли. 
 23 октября при подлёте к аэропорту Внуково потерпел катастрофу самолёт Ил-14, выполнявший рейс № 200 Баку — Москва. 
 27 октября вблизи аэропорта Караганда в сложных метеоусловиях (ниже метеоминимума аэродрома) потерпел катастрофу самолёт Ли-2. Погиб один пассажир, семь ранено.

1960 
 20 июля самолёт Ил-14, следовавший из Череповца в Сыктывкар, потерпел катастрофу в Архангельской области в 87 км юго-западнее аэропорта Сыктывкар. Причиной катастрофы стало попадание самолёта в грозовую облачность; под влиянием больших перегрузок самолёт начал разрушаться в воздухе, потерял управляемость, упал в лес, взорвался и сгорел. Погибло 23 человека. 
 26 сентября самолёт Vickers Viscount с названием «Йозеф Гайдн» потерпел катастрофу в лесу при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Причины катастрофы не известны. Погибло 36 человек, спасены шесть, из которых пять умерли позднее в больницах в результате ожогов. Единственная выжившая — стюардесса Мария Вернле. 
 4 декабря самолёт Ил-14М потерпел катастрофу в Горьковской области вблизи деревни Черново. Причиной катастрофы стала неисправность двигателя и его пожар, последующее разрушение самолёта из-за перегрузок при экстренном его снижении. Погибло 14 человек.

1962 
 9 марта в сложных метеоусловиях на западном побережье Аральского моря потерпел катастрофу самолёт Ли-2 (бортовой номер СССР-84717) 158-го объединённого авиаотряда (Чимкент), вылетевший из аэропорта Аральск на ледовую разведку. Погибло 3 человека.
 24 мая в Горьковской области в 7 км юго-восточнее горьковского аэропорта Стригино из-за отказа двигателя и столкновения с наземными предметами при экстренном снижении потерпел катастрофу самолёт Ли-2. Погибло 20 человек.
 30 июля под Красноярском зенитной ракетой был ошибочно сбит пассажирский самолёт Ту-104 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Хабаровск — Москва. Погибло 84 человека, из них 8 членов экипажа. 
 3 сентября рухнул в болото самолёт Ту-104А компании Аэрофлот, выполнявший пассажирский рейс из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.

1963 
 4 апреля под Казанью из-за сбоя в работе двигателя разбился Ил-18. Погибли все 67 человек на борту. 
 8 декабря из-за удара молнии разбился Boeing 707, на борту которого находился 81 человек. Катастрофа произошла в штате Мэрилэнд.

1964 
 19 октября при заходе на посадку в аэропорт Белграда (Югославия) потерпел катастрофу советский самолёт Ил-18 («Аэрофлот»), в результате которой погибла советская военная делегация.

1965 
 7 марта — авиакатастрофа Ли-2 Красноярского УГА в Ермаковском районе Красноярского края. 
 8 марта вблизи самарского аэропорта Курумоч вскоре после взлёта потерпел катастрофу (по причине неисправности авиагоризонта) самолёт Ту-124В. Погибли 30 из 39 человек, находившихся на борту.

1966 
 7 сентября самолёт Душанбинского объединённого авиаотряда Таджикского УГА Ан-2 (бортовой номер СССР-79816), перевозивший геологов и огнеопасный груз (бензин, ацетон) по маршруту Душанбе — Мургаб — Базардар, потерпел катастрофу при попытке вынужденной посадки в горной местности в 60 км западнее села Мургаб. Погибли все 6 человек, находившиеся на борту. Причинами катастрофы явились пожар в самолёте в воздухе вследствие нарушения правил перевозки опасных грузов (воспламенение случайно пролитого ацетона).

1967 
 
 16 ноября при взлёте из аэропорта Кольцово (Свердловск) потерпел катастрофу Ил-18 авиакомпании «Аэрофлот». Погибли 107 человек (99 пассажиров и 8 членов экипажа).

1968 
 29 февраля в окрестностях Братска потерпел катастрофу Ил-18Д компании Аэрофлот, в результате чего погибли 83 человека. 
 22 апреля экипаж самолёта Ил-18В выполнял тренировочный полёт около аэропорта Домодедово. Во время полёта самолёт задел провода ЛЭП и упал. Все пять членов экипажа погибли.
 24 декабря самолёт CV-580 американской авиакомпании Allegheny Airlines при заходе на посадку зацепил деревья и упал в районе Брэдфорда (Пенсильвания). Из 47 человек, находившихся на борту, погибли 20.
 24 декабря самолёт L-100 авиакомпании  (США), совершавший грузовой рейс, разбился при заходе на посадку в аэропорту Прадхо-Бэй, Аляска. Из 4 членов экипажа погибли 2.
 26 декабря самолёт DC-3 мексиканской авиакомпании ESSA врезался в гору в районе Энсенады. В катастрофе погибли 12 человек.
 26 декабря самолёт Боинг 707 американской авиакомпании Pan American World Airways, выполнявший почтовый рейс, из-за ошибки экипажа совершил взлёт с авиабазы Элмендорф (Аляска) с убранными закрылками, зацепил крылом землю и упал. Погибли 3 члена экипажа.
 27 декабря самолёт CV-580 американской авиакомпании North Central Airlines упал на ангар в международном аэропорту О’Хара (Чикаго) в результате пространственной дезориентации пилота. Из 45 человек, находившихся на борту самолёта, погибли 27. Ещё один человек погиб на земле.
 31 декабря Виккерс Вискаунт австралийской авиакомпании  разбился примерно в 30 милях от Порт-Хедленда Погибли все 26 человек, находившиеся на борту (5 членов экипажа, 21 пассажир).
 31 декабря самолёт C-47 мексиканской авиакомпании SAESA упал в горы в районе Сьюдад-Виктория. Погибли все 26 человек, находившиеся на борту — 4 члена экипажа и 22 пассажира.

1969 
 28 марта самолёт Душанбинского объединённого авиаотряда Таджикского УГА Ан-2 (бортовой номер СССР-98316), выполнявший рейс Ш-84 Душанбе — Комсомолабад — Тавиль-Дара — Калай-Хумб, потерпел катастрофу в 9 км юго-юго-западнее села Сагирдашт. На борту самолёта находилось 11 человек. 8 взрослых пассажиров, 1 ребёнок, проверяющий пилот и второй пилот погибли. Командир воздушного судна и 1 ребёнок были тяжело ранены, но выжили и были обнаружены спасателями 2 апреля. Причиной катастрофы явилось нарушение экипажем минимума погоды и правил полётов, что привело к попаданию самолёта в облака на высоте ниже безопасной и последующему его столкновению со склоном горы.
 22 июня в небе над Калужской областью произошло столкновение военно-транспортного самолёта Ан-12, следовавшего из Каунаса в Рязань и пассажирского Ил-14. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолётов (на борту Ан-12 был 91 десантник и 5 человек экипажа, на борту Ил-14 — 24 человека) погибли.

1970 
 15 февраля на самолёте DC-9 авиакомпании Dominicana после взлёта отказал один из двигателей. Лайнер упал в море, 102 погибших. 
 21 февраля на самолёте Convair 990 Coronado авиакомпании Swissair во время рейса 330 по маршруту Цюрих-Тель-Авив-Гонконг вскоре после взлёта взорвалась бомба. Экипаж пытался вернуть воздушное судно в аэропорт Цюриха но рухнул в лес в 2 километрах от Вюренлингена. Погибли 47 человек, выживших не было. 
 1 апреля под Тогучином Новосибирской области потерпел катастрофу пассажирский самолёт Ан-24. Погибли все пассажиры (в том числе юношеская хоккейная команда) и члены экипажа.

1971 

 1 декабря в 13 км от аэропорта Саратов при заходе на посадку в сложных метеоусловиях потерпел катастрофу самолёт Ан-24Б. Погибли все 57 человек, находившиеся на борту. Причиной катастрофы стал полёт в условиях обледенения в облаках (при отключенной антиобледенительной системе).

1972 
 4 мая при заходе на посадку разбился самолёт Як-40 ВС УГА близ аэропорта города Братска Иркутской области. На борту было 18 человек, из них 14 пассажиров и 4 члена экипажа. Все погибли. Причина авиакатастрофы: плохие метеорологические условия, ливневый мокрый снег и порывистый ветер до 14 м/с. 
 16 мая около 12:30 самолёт Ан-24Т 263-го отдельного транспортного авиационного полка авиации Балтийского флота СССР, дислоцировавшийся в аэропорту Храброво Калининградской области совершая полёт с целью облёта радиотехнической аппаратуры, потерпел крушение в сложных метеоусловиях, зацепив дерево. После столкновения с деревьями повреждённый самолёт пролетел около 200 метров и рухнул на здание детского сада в Светлогорске. В катастрофе погибли 34 человека: все 8 находившихся в самолёте, 23 ребёнка и 3 сотрудника детского сада. Официально причина катастрофы на 2010 год не известна. Обнародованной причиной катастрофы, которую, несмотря на свойственные в те годы усилия властей, скрыть не удалось, была названа «Неудовлетворительная подготовка и руководство полётом». 
 18 мая на круге ожидания захода на посадку вблизи аэропорта Харьков в районе Русская Лозовая произошло разрушение в воздухе самолёта Ан-10 (отделение крыла от фюзеляжа), выполнявшего регулярный рейс авиакомпании «Аэрофлот» Москва (Внуково) — Харьков. Погибли 122 человека (114 пассажиров и 8 членов экипажа), в том числе делегация пионеров из ГДР и известный советский эстрадный пародист Виктор Чистяков. Причиной этой катастрофы (и ряда предшествовавших ей катастроф с самолётами Ан-10) явилось развитие усталостных трещин в планере самолёта (неизученное на тот период явление). По итогам расследования эксплуатация самолётов Ан-10 была прекращена. 
 13 октября Самолёт уругвайской авиакомпании «Таму», на борту которого находились преимущественно члены студенческой команды по регби «Олд Кристианс», их друзья и родственники, летел в Сантьяго, где должен был состояться товарищеский матч. Однако долететь до столицы Чили им было не суждено. Самолёт влетел в циклон, а затем, находясь в условиях нулевой видимости, задел скалы, рухнул на высокогорное плато и развалился на куски. При падении благодаря снегу, смягчившему удар, чудом уцелело более половины пассажиров. 
 13 октября самолёт Ил-62 авиакомпании «Аэрофлот» (рейс Париж — Москва) при заходе на посадку потерпел катастрофу в районе пос. Озерецкое Дмитровского района Московской области. На борту находились 174 человека, все погибли. Предположительной причиной является неверная установка высотомера. Точная причина катастрофы не установлена.
 31 августа самолёт Ил-18 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Алма-Ата — Караганда — Москва, потерпел катастрофу вблизи Магнитогорска между посёлком Смеловский и деревней Покровка. Погибло 93 пассажира и 9 членов экипажа. Причина катастрофы: интенсивное развитие возникшего во втором багажнике пожара, который привёл к полной или частичной потере работоспособности экипажа, невозможности визуального полёта и наблюдения за приборами из-за дыма в пилотской кабине. 
 29 декабря Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Eastern Air Lines, следовавший рейсом EAL 401 (Нью-Йорк—Майами), упал в болотистую местность Эверглейдс. Причиной послужила перегоревшая лампочка, информирующая о положении передней стойки шасси. Экипаж не мог определить положение переднего шасси, после чего было принято решение поменять лампочку. КВС случайно зацепил штурвал, отключив автопилот. Тем временем, пока экипаж решал проблему, лайнер всё время снижался. В последний момент, когда экипаж думал, что они всё ещё на 600 метрах, они осознали происходящее за секунды до катастрофы. Лайнер разбился, погибло 99 человек из 176.

1973 
 19 февраля самолёт Ту-154 потерпел катастрофу при заходе на посадку в аэропорту Праги. 
 21 февраля над Синайским полуостровом двумя перехватчиками израильских ВВС сбит отклонившийся от курса лайнер Боинг 727 Ливийских Арабских авиалиний рейса 114 Бенгази—Каир. Погибли 108 человек.. 
 24 февраля самолёт Душанбинского объединённого авиаотряда Таджикского УГА Ил-18В (бортовой номер СССР-75712), выполнявший рейс № 630 Душанбе — Ленинабад — Москва, потерпел катастрофу в 38 км северо-западнее аэропорта Ленинабад. Погибли все 79 человек, находившиеся на борту (8 членов экипажа, 65 взрослых пассажиров, 5 детей и сопровождающий сотрудник МВД). Навигационные ошибки экипажа привели к дальнейшим его ошибочным действиям, выразившимся в переводе самолёта в глубокий левый крен со снижением, потерей высоты и разгоном по скорости. Катастрофа произошла в результате увеличения скоростного напора и перегрузки, что привело к разрушению самолёта в воздухе. 
 3 июня самолёт Ту-144 (бортовой номер СССР-77102) потерпел катастрофу во время показательного полёта на авиасалоне в Ле Бурже. Все шесть членов экипажа (Герой Советского Союза заслуженный лётчик-испытатель М. В. Козлов, лётчик-испытатель В. М. Молчанов, штурман Г. Н. Баженов, заместитель главного конструктора инженер генерал-майор В. Н. Бендеров, ведущий инженер Б. А. Первухин и бортинженер А. И. Дралин) погибли. 
 9 июля после взлёта самолёта Ту-124В из самарского аэропорта Курумоч при наборе высоты произошло разрушение правого двигателя, его детали пробили обшивку фюзеляжа. 2 пассажира погибли, 4 ранены. 
 1 сентября в окрестностях города Братск потерпел катастрофу вертолёт, в котором летел начальник Братскгэсстроя Иван Наймушин. Погибло три человека, включая самого Наймушина.
 10 октября из-за неисправности топливной системы самолёт Ли-2 потерпел катастрофу вблизи аэропорта Ташауз. Погибло 5 человек. После этого инцидента эксплуатация самолёта Ли-2 в гражданской авиации СССР была прекращена.
 13 октября из-за отказа электропитания систем навигации в Домодедово потерпел катастрофу самолёт Ту-104Б Аэрофлота, следовавший рейсом 964 из Тбилиси (бортовой номер СССР-42486). Экипаж был дезориентирован. С выпущенными шасси на высоте 400 м они начали третий правый разворот, во время которого самолёт перешёл на снижение по крутой спирали с левым вращением. Самолёт столкнулся с земной поверхностью с креном 75° в 8 км от аэропорта. Погибло 114 пассажиров и 8 членов экипажа. В числе пассажиров находился командующий зенитными ракетными войсками ПВО СССР генерал-лейтенант артиллерии Фёдор Бондаренко. Эта катастрофа осталась крупнейшей за всю историю эксплуатации самолётов семейства Ту-104.  
 7 декабря при посадке в Домодедово потерпел катастрофу пассажирский самолёт Ту-104Б, следовавший из Грузии. Самолёт заходил на посадку с превышением скорости и отклонением от курса. Из-за этого самолёт накренился, задел левой плоскостью крыла земную поверхность, перевернулся, раскололся пополам и загорелся. Погибли 13 из 72 человек, находившихся на борту воздушного судна.
 16 декабря самолёт Вильнюсского авиаотряда Литовского УГА, выполнявший рейс Вильнюс — Москва, потерпел катастрофу в Волоколамском районе Московской области (СССР) по причине отказа отказа триммера рулей высоты, в результате которой погиб 51 человек.

1974 
 3 марта самолёт McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом TK 981 (Стамбул-Париж-Лондон) упал в лесной массив, недалеко от города Эрменонвиль, Франция. Причиной катастрофы стала ошибка в проектировке дверей багажного отсека, что в итоге привело к неожиданной декомпрессии, которая вызвала разломление пола в самолёте и повреждение всех гидравлических систем. Самолёт стал неуправляем и на скорости 800 км/час врезался в землю, убив всех 346 человек на борту.

1976 
 9 февраля самолёт Ту-104 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Иркутск-Ленинград в результате сильного крена рухнул на землю сразу после взлёта в аэропорту города Иркутск. Погибло 24 человека, 9 членов экипажа и 15 пассажиров. Причиной катастрофы стали ошибки пилота и асимметричная заправка самолёта топливом. 
 1 июня под Малабо (Экваториальная Гвинея) разбился советский самолёт Ту-154. Погибли 45 человек. 
 19 сентября под Ыспартой разбился Boeing 727 летевший из Стамбула в Анталью. Во время захода на посадку второй пилот увидел огни Ыспарты и решил что это огни Антальи. Он собирался садиться на оживлённое шоссе, а когда пилоты заметили свою ошибку, они попытались набрать высоту, но было уже слишком поздно, и лайнер врезался в холм. Из 154 людей на борту все погибли. 
 12 декабря самолёт DHC-6 американской авиакомпании столкнулся с землёй при выполнении посадки на аэродром Уайлдвуд в штате Нью-Джерси. Погибли 4 из 10 человек, находившихся на борту. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа при посадке в плохую погоду.
 16 декабря Як-40 авиакомпании Аэрофлот при выполнении тренировочного полёта сорвался в штопор и разбился в Запорожской области УССР. Погибли все 5 членов экипажа. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа. 
 17 декабря пассажирский самолёт Ан-24 (Аэрофлот) при посадке в киевском аэропорту Жуляны в сложных метеорологических условиях столкнулся с бетонным забором, а затем врезался в железнодорожную насыпь. Погибло 48 из 55 человек, находившихся на борту. 
 17 декабря самолёт Як-40 авиакомпании Аэрофлот сразу после вылета из Усть-Кута задел деревья и упал в лес. Погибли 7 человек. Причина катастрофы — ошибка экипажа. 
 18 декабря самолёт Ил-14 (Аэрофлот) при заходе на посадку врезался в гору Острая близ Южно-Сахалинска. Из 10 человек, находившихся на борту, выжили два пассажира, которые были обнаружены через три дня. 
 25 декабря Боинг 707 египетской авиакомпании EgyptAir при заходе на посадку в аэропорту Донмыанг (Таиланд) упал на фабрику в 2 километрах от ВПП. Погибли все 52 человека, находившиеся на борту (9 членов экипажа и 43 пассажира), а также 19 человек на земле. 
 27 декабря самолёт C-82 боливийской авиакомпании Transportes Aéreos Itenez при выполнении взлёта из аэропорта Сан-Рамон (Боливия) сошёл с ВПП, столкнулся с трактором и перевернулся. Все 6 человек, находившиеся на борту, погибли.
 30 декабря самолёт C-54 перуанской авиакомпании  разбился через 7 минут после вылета из Трухильо, Перу. Погибли все 24 человека, находившиеся на борту — 5 членов экипажа и 19 пассажиров.

1977 
 13 января при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты разбился Ту-104, на борту которого находилось 96 человек. По официальной версии причиной падения стал пожар в одном из двигателей. Самолёт упал в трёх километрах до ВПП. 
 15 февраля при заходе на посадку в Минеральных Водах разбился Ил-18, летевший из Ташкента. Погибли 77 человек. 
 27 марта в аэропорту Лос-Родеос (Тенерифе, Канарские острова) столкнулись два Boeing-747 авиакомпаний Pan American и KLM, где погибли 583 человека. Эта авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв в истории гражданской авиации и крупнейшей при столкновении двух самолётов на земле. Причиной стала плохая видимость, отсутствие радара и небрежность ведения радиопереговоров. 
 30 марта в условиях плохой видимости при заходе на посадку в аэропорту города Жданов (Мариуполь) разбился Як-40. 8 из 27 человек, находившихся на борту, погибли. 
 4 апреля самолёт DC-9 авиакомпании Southern Airlines потерпел крушение недалеко от городка Нью-Хоуп, штат Джорджия. Перед вылетом экипаж не получил актуальных погодных данных, вследствие чего самолёт попал в сильный грозовой фронт. Дождь и град вызвали помпаж двигателей, последующее за ним разрушение лопаток компрессоров и выход из строя обоих двигателей. При аварийной посадке на шоссе самолёт задел деревья, разрушился и сгорел. Погибло 63 из 85 пассажиров и членов экипажа и 9 человек на земле.

1978 
 1 января самолёт Боинг 747 авиакомпании Air India через несколько минут после взлёта упал в Аравийское море. Причин было две, отказ авиагоризонта и ошибка экипажа. В результате погибли 213 человек.
 20 апреля самолёт Боинг 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air вторгся в воздушное пространство СССР над Карелией. Был перехвачен, обстрелян и совершил вынужденную посадку на лёд замёрзшего озера Корпиярви. В результате погибли двое пассажиров из 109 человек находившихся на борту. 
 19 мая самолёт Ту-154 выполнявший рейс по маршруту Баку — Ленинград произвёл вынужденную посадку на картофельное поле в результате выключения двигателей из-за ошибок экипажа. Погибли 4 из 127 пассажиров, находившихся на борту самолёта. 
 23 мая самолёт Ту-144, выполнявший испытательный полёт, произвел вынужденную посадку из-за начавшегося пожара. Погибли 2 из 8 членов экипажа. 
 7 октября при взлёте из Свердловского аэропорта Кольцово из-за отказа двигателя потерпел катастрофу самолёт Як-40. Погибли 38 человек. 
 23 октября самолёт Ан-24Б потерпел катастрофу и затонул в заливе Сиваш. Причиной катастрофы стала остановка обоих двигателей при полёте ночью, в облаках, в условиях обледенения. Погибли 26 человек.

1979 

 15 января в 13.05 Ан-24Б с бортовым номером CCCP-46807, Днепропетровского ОАО выполняя полёт по маршруту Таллин—Минск—Днепропетровск, в аэропорту «Минск» при заходе на посадку в сложных метеоусловиях, потерпел катастрофу. Погибли 13 человек, 1 ребёнок выжил. Причина авиационного происшествия — частичная потеря продольной устойчивости самолёта в посадочной конфигурации с закрылками, выпущенными на 38°, в условиях обледенения (режим «клевок»).
 17 марта в районе аэропорта «Внуково» потерпел катастрофу самолёт Ту-104Б, выполнявший рейс Москва—Одесса. Погибло 86 человек. 
 25 мая McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом AA 191 (Чикаго—Лос-Анджелес), рухнул на трейлерный парк в Чикаго (США). На борту погибли все 271 человек, а также 2 человека на земле. Инцидент произошёл из-за халатного техобслуживания лайнера, вследствие чего самолёт лишился двигателя, достиг крена в 90 градусов и рухнул на землю. 
 11 августа в районе Днепродзержинска произошло столкновение в воздухе двух самолётов Ту-134А. На обоих бортах находились 178 человек (в том числе футбольная команда «Пахтакор»), все погибли. Это крупнейшее по числу жертв столкновение двух самолётов в воздухе в истории советской авиации. Причиной столкновения явилась ошибка диспетчера службы управления воздушным движением. 
 29 августа вблизи города Кирсанов потерпел катастрофу самолёт Ту-124, следовавший по маршруту Киев-Казань. На высоте 9000 метров самолёт сорвался в штопор, а на высоте 3000 метров начал разрушаться. Погибли 5 членов экипажа и 58 пассажиров. По заключению экспертов, срыв самолёта в штопор произошёл из-за случайного выпуска закрылков. 
 31 октября McDonnell Douglas DC-10 американской авиакомпании Western Airlines, следовавший рейсом WA 2605 (Лос-Анджелес-Мехико), приземлился на закрытую полосу 23L, после чего начал немедленно совершать повторную попытку посадки. Но лайнер задел все препятствия на своём пути (например грузовик, экскаватор, ангар, др.) и в конечном результате полностью разрушился, убив 72 человека из 89 на борту, а также 1-го человека на земле. 
 13 ноября при выполнении тренировочного полёта на высоте 500—600 м вертолёт Ми-8Т (бортовой номер СССР-93925) Куйбышевского авиазавода МАП СССР вошёл в облачность, в которой началось сильное обледенение воздушного судна. Экипаж с опозданием включил противообледенительную систему (ПОС), лёд попал в воздухозаборники обоих двигателей, что привело к их самовыключению. В районе четвёртого разворота аэродрома Безымянка в режиме авторотации несущего винта экипаж произвел грубую посадку в овраге. Вертолет опрокинулся на борт и разрушился. Погиб проверяющий, старший пилот-инспектор.
 28 ноября McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании Air New Zealand, выполняя экскурсионный рейс над Антарктидой TE 901 (Окленд-Крайстчерч-Окленд), врезался в гору Эребус. По причине неверного плана полёта, а также ошибок экипажа погибло 257 человек.

1980 
 14 апреля при взлёте самолёта Ан-24 (бортовой номер СССР-47732) из аэропорта «Северный» г. Красноярск во время разбега разрушился шлиц-шарнир правой тележки шасси. Экипаж принял решение следовать на аэродром назначения Енисейск для аварийной посадки без шасси на снег. По указанию начальника управления ГА г. Красноярска, после выработки топлива из правого крыла, было дано указание производить посадку на аэродроме вылета, на заранее вымеренную площадку (1000 метров по измерениям аэродромной службы до посадки, 600 метров по данным инспекции по безопасности полётов во время расследования авиапроисшествия) между ВПП и рулёжной дорожкой. Когда самолёт находился на предпосадочной прямой, на предварительный старт вырулил самолёт Ил-76 для взлёта, что послужило дополнительным препятствием для посадки Ан-24. После посадки оторвались колеса правой стойки шасси, в то время как сама стойка не сложилась и, пробежав 600 метров, самолёт уткнулся правой стойкой в ящики с песком. Самолёт развернулся по инерции под 50 градусов, крыло переломилось и самолёт загорелся. Из 52 пассажиров и 4 членов экипажа в течение 10 дней от ожогов скончались 2 пассажира. 
 14 мая командир польского самолёта Ил-62 («Николай Коперник», номер рейса LO-007), следовавшего из Нью-Йорка в Варшаву при заходе на посадку в аэропорте Океньце сообщил, что нет сигнала о выпуске шасси. При попытке уйти на второй круг произошло разрушение турбины левого внутреннего двигателя. Обломками разрушенной турбины были повреждены два других двигателя и системы управления рулями высоты и направления. Погибло 77 пассажиров и 10 членов экипажа. Среди жертв была популярная певица Анна Янтар и 14 спортсменов — любительская сборная США по боксу, летевшая на матч со сборной Польши. Причиной трагедии тогда были признаны конструктивные дефекты советских двигателей. Существует альтернативная версия в условиях жёсткой экономии компания LOT запретила покупать топливо в иностранных аэропортах за валюту. Также конструкторскому бюро Сергея Ильюшина было сообщено, что в Польше проведены испытания, которые показали, что великолепные двигатели Илов выдерживают 8,6 тысяч часов полёта без ремонта. Советские конструкторы прислали ответ, что поляки могут летать столько, сколько хотят, но производитель по-прежнему будет брать на себя ответственность только за 5 тысяч часов полёта. Однако правительственная комиссия, впоследствии проводившая расследование катастрофы «Коперника», так никогда и не получила подробных результатов этих испытаний прочности двигателей. Что означает, что, вероятнее всего, их вовсе не было. "А вы, товарищи, часом, не вынудили ли советских товарищей дать вам разрешение на продление ресурса двигателей? — риторически спросил вице-премьер Тадеуш Вжашчик во время допроса директора авиалиний LOT Влодзимежа Виляновского. Как следует из стенограммы, директор оказался не способен дать осмысленный ответ. 
 12 июня самолёт Курган-Тюбинского авиапредприятия Таджикского РПО ГА Як-40 (бортовой номер CCCP-87689), выполнявший рейс Ш-88 Ленинабад — Душанбе, потерпел катастрофу в 44 км северо-западнее аэропорта Душанбе (столкнулся с земной поверхностью, разрушился и частично сгорел). Все находившиеся на борту 29 человек погибли (4 члена экипажа, 23 взрослых пассажира и 2 ребёнка). Причиной катастрофы стала навигационная ошибка экипажа при обходе грозовых очагов при полёте в облаках в горной местности (высота 2840 м над уровнем моря) в условиях болтанки, обледенения и электризации, а также недостаточный контроль за самолётом со стороны авиадиспетчеров. 
 27 июня самолёт DC-9 итальянской авиакомпании Itavia был сбит неопознанным военным самолётом (по другим данным, на его борту сработало взрывное устройство). Погиб 81 человек. 
 8 июля на окраине Алма-Аты потерпел катастрофу самолёт Ту-154, на борту которого находились 166 человек, все они погибли (это крупнейшая авиакатастрофа на территории Казахстана). Причиной катастрофы явился сдвиг ветра. 
 19 августа произошла трагедия с Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Saudi Arabian Airlines, летевшим рейсом SV 163 (Карачи-Эр-Рияд-Джидда). На борту начался пожар, экипаж посадил самолёт в Эр-Рияде. По непонятным причинам экипаж после приземления ещё 2 минуты выруливал на рулёжную дорожку, а также не мог открыть двери самолёта, из-за чего все пассажиры и бортпроводники задохнулись и сгорели заживо в закрытом самолёте. Эвакуация была совершена лишь через 20 минут после приземления, что уже не имело смысла. Выгорело около 50 % лайнера, погиб 301 человек, выжить не удалось никому.

1981 
 24 августа в небе над Амурской областью близ города Завитинск гражданский самолёт Ан-24РВ, выполнявший рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, выполнявшим метеоразведку. Оба самолёта разрушились в воздухе и упали на землю. В катастрофе погибли 37 человек, единственная выжившая — Лариса Савицкая, пережившая падение с высоты 5200 метров. 
 16 ноября в аэропорту Алыкель (Норильск) при посадке потерпел катастрофу самолёт Ту-154, летевший из Красноярска. Самолёт упал в снег перед ВПП и разрушился. Из 172 человек, находившихся на борту, погибли 99. 
 7 февраля авиалайнер Ту-104А, принадлежавший отряду управления 25-й МРАД ВВС КТОФ СССР, выполнял пассажирский рейс по маршруту Пушкин—Владивосток, но через несколько секунд после взлёта рухнул на землю и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.

1982 
 28 июня под Наровлей потерпел катастрофу самолёт Як-42, следовавший по маршруту Ленинград-Киев. На борту самолёта находились 8 членов экипажа и 124 пассажира, все погибли. Причиной катастрофы стало разрушение и отрыв узла крепления горизонтального стабилизатора. 
 6 июля под Москвой около пос. Менделеево потерпел катастрофу самолёт Ил-62, летевший во Фритаун. Сразу после взлёта, когда лайнер ещё не набрал высоту, сработала ложная сигнализация о пожаре сначала в первом, а потом и во втором двигателях самолёта. Экипаж принял решение отключить двигатели. Самолёт упал в лес, погибли 82 пассажира и 8 членов экипажа. 
 13 января на реке Потомак в районе Вашингтона потерпел катастрофу самолёт Boeing 737. Из находившихся на борту самолёта 79 человек (74 пассажира и 5 членов экипажа) выжило 5.

1983 
 30 августа потерпел крушение Ту-134, следовавший по маршруту Казань — Челябинск — Алма-Ата. При заходе на посадку экипаж нарушил схему захода, отклонившись от неё почти на 15 километров. Пилоты увидели приближавшуюся гору, но уклониться от столкновения не успели. Погибло 90 человек. 
 1 сентября в воздушном пространстве СССР в районе Сахалина был сбит южнокорейский самолёт-нарушитель Боинг-747 (Korean Air 007, KAL007 или KE007). По официальной версии, на борту находились 246 пассажиров и 23 члена экипажа, все погибли. Это крупнейшая авиакатастрофа, произошедшая в СССР с самолётом зарубежной авиакомпании. Самолёт был сбит ракетой «воздух-воздух», выпущенной с советского истребителя-перехватчика.

1984 
 11 октября в аэропорту Омска Ту-154 при посадке столкнулся на взлётно-посадочной полосе со снегоуборочными машинами. Погибли 178 человек (в том числе 4 человека на земле), выжили 5 из 9 членов экипажа и 1 пассажир из 170. Эта авиакатастрофа является крупнейшей по числу жертв из всех произошедших на территории России. 
 23 декабря в аэропорту Емельяново (Красноярск) у самолёта Ту-154 при взлёте возник пожар в одном из двигателей. Была предпринята попытка вернуться в аэропорт, однако самолёт не долетел до полосы 5 км и разбился в районе Зверосовхоза. Погибли 110 человек, 1 выжил.

1985 
 3 мая в небе над Львовом при сложных метеоусловиях столкнулись в воздухе военно-транспортный самолёт Ан-26 и пассажирский Ту-134А Эстонского УГА авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Таллин — Львов — Кишинёв. Погибло 94 человека — 15 на борту Ан-26 и 79 на борту Ту-134А. На Ан-26, направлявшемся в Москву, находилось руководство ВВС Прикарпатского военного округа. Вместе с командующим ВВС генерал-майором авиации Е. И. Крапивиным в столицу летели член военного совета округа генерал-майор В. М. Доценко, начальник штаба ВВС ПрикВО С. А. Волков и другие военачальники. Погибли и два сына Крапивина — Александр и Андрей, а также Наталья Громова — жена Бориса Громова. Самолёт пилотировал один из лучших экипажей Ан-26 ПрикВО, включая 1-го и 2-го пилотов подполковника Шишковского и лейтенанта В. В. Быковского — сына 5-го космонавта Валерия Быковского. В числе погибших на Ту-134 — командир экипажа Герой Социалистического Труда, лётчик 1-го класса Н. И. Дмитриев (пилот-инструктор в этом полёте) и 2-й пилот В. Н. Дякин, выдающийся русский художник-график «львовский Дюрер» Александр Аксинин, очень перспективный молодой эстонский спортсмен (настольный теннис) . Как выяснила комиссия, катастрофа произошла по вине диспетчеров.
 23 июня в результате террористического акта Boeing 747 авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI 182 (Монреаль — Лондон — Дели — Бомбей) разрушился в воздухе и упал в Атлантический океан в 176 километрах от города Корк (Ирландия). Погибли все 329 человек. Террористы на рейсе не были. 
 10 июля в результате ошибки экипажа Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот» (рейс Ташкент — Карши — Уфа — Ленинград), войдя в штопор, разбился возле города Учкудук (Узбекистан). Погибли все 200 человек, находившихся на борту. Это крупнейшая авиакатастрофа по числу жертв, произошедшая на территории СССР. 
 2 августа недалеко от аэропорта Форт-Уэрт (Даллас, США) рухнул Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Delta Air Lines, совершавший рейс DL 191 (Форт-Лодердейл-Даллас) с 163 людьми на борту. Выжило 29 человек. Лайнер рухнул вследствие микропорыва, сначала резко поднявшись, а затем резко опустившись и в итоге ударился о землю, где развалился и загорелся. 
 12 августа в результате неправильного ремонта у Boeing 747 авиакомпании Japan Airlines, следовавшего рейсом JL 123 (Титосэ — Токио — Осака), разорвался хвостовой гермошпангоут. Лайнер потерял гидравлику и часть киля, после чего врезался в гору Оцутака. На борту погибли 520 человек, 4 человека выжило. На данный момент это самая крупная катастрофа одного самолёта. 
 25 сентября во время полёта Ан-12 по маршруту на эшелоне 7500 м из-за утечки топлива возник сильный пожар в двигателе № 1. Экипаж предпринял экстренное снижение, но ослабленное огнём крыло разрушилось. Отделяемая часть крыла вместе с двигателем № 1 отвалилась. Самолёт потерял управление и разбился в 31 км от аэропорта Харькова рядом с селом Ракитное. 9 человек погибло (лётчики-жители Комсомольска-на-Амуре). Капитан Кравченко А. В. Штурман Блоцкий В. А.

1986 
 2 марта в окрестностях города Бугульма потерпел катастрофу Ан-24Б компании Аэрофлот выполнявший рейс Ф-77 из Москвы в Бугульму с промежуточной посадкой в Чебоксарах. Пилотировал его экипаж из 61-го лётного отряда, состоявший из командира В. А. Пастухова, второго пилота А. С. Чепрасова и бортмеханика А. Б. Штейна. В салоне работала стюардесса Н. А. Баскакова. На его борту находились 34 пассажира: 32 взрослых и 2 ребёнка. Произошёл отказ датчика автоматического флюгирования ДАФ-24 по причине износа деталей микровыключателя КВ-9-1 (дефект конструкции), вследствие чего ночью, в облаках, на траектории предпосадочного снижения с полностью выпущенными закрылками и шасси произошло самопроизвольное флюгирование воздушного винта и выключение двигателя левой силовой установки. В данной обстановке экипаж допустил ошибки в технике пилотирования, что привело к потере скорости и сваливанию самолёта с его последующим столкновением с земной поверхностью. Погибли 38 человек: 34 пассажира и 4 члена экипажа. 
 2 июля при посадке неисправного самолёта Ту-134А на лес в Коми АССР, в районе населённого пункта Копса Сысольского района (75 км от Сыктывкара), при высоте нижней границы облачности 200 м и видимости 6 км, самолёт разрушился и полностью сгорел, погибло 54 из 92 человек, находившихся на борту. 
 20 октября в 16 часов 58 минут по местному времени в аэропорту Курумоч города Куйбышева (ныне Самара) при посадке потерпел катастрофу самолёт Ту-134А, следовавший рейсом из Свердловска (ныне Екатеринбург) в Грозный. Из пассажиров и членов экипажа погибло 69 человек (на месте катастрофы 58, в больницах 11 человек).

1987 
 16 января при взлёте с аэродрома Ташкент-Южный потерпел катастрофу Як-40 Узбекского управления гражданской авиации, следовавший рейсом в Шахрисабз. На борту самолёта, помимо экипажа, находилось 5 пассажиров, 1200 кг почты и 35 кг ручной клади. Все 9 человек (пассажиры и члены экипажа) погибли. Причина катастрофы — попадание самолёта в спутный след взлетевшего за 1 минуту 15 секунд до этого тяжёлого самолёта Ил-76. 
 28 ноября Boeing 747-200M Combi авиакомпании South African Airways, следовавший рейсом SA 295 (Тайбэй—Порт-Луи—Йоханнесбург) разбился в Индийском океане из-за отказа почти всех необходимых систем управления из-за пожара в грузовом отсеке. Точная причина пожара не установлена. Погибли 159 человек. 
 15 ноября авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-14 авиакомпании Continental Airlines выполнял плановый рейс CO-1713 по маршруту Денвер—Бойсе, но во время взлёта потерял управление и рухнул на взлётную полосу аэропорта Степлтон. Из находившихся на его борту 82 человек (77 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили 54, 28 из них получили ранения различной степени тяжести. 
 7 декабря BAe 146-200A авиакомпании Pacific Southwest Airlines совершал рейс 1771 по маршруту Лос-Анджелес-Сан-Франциско но вскоре после взлёта перешёл в пикирование и рухнул около Пасо-Роблеса. Катастрофа случилось из-за одного пассажира, Дэвида А. Бёрка который застрелил сначала своего начальника, а потом и пилотов, после чего перевёл авиалайнер в пикирование. Погибли все 43 человека.

1988 
 18 января потерпел катастрофу самолёт Ту-154 в аэропорту Красноводск. Из-за ошибочных действий второго пилота самолёт произвёл грубую посадку с перегрузкой 4,8 g. От удара фюзеляж разрушился в хвостовой части по шпангоутам № 49-54 и в носовой части по шпангоутам № 12-14. Погибли 11 пассажиров, находившихся на пассажирских креслах (24-26 ряд) в районе 45-54 шпангоутов. Серьёзные травмы получили 2 члена экипажа и 7 пассажиров, незначительные — 4 члена экипажа и 3 пассажира. 
24 января после вылета из аэропорта Нижневартовска разбился самолёт Як-40, пилотируемый экипажем Бугульминского авиаотряда. После взлёта самолёт потерял высоту, врезался в склон оврага, ЛЭП и полностью разрушился. Место падения было обнаружено только через пять часов. На 30-градусном морозе сумели выжить лишь 4 пассажира. Жертвами авиакатастрофы стали 27 человек. Комиссия по расследованию причин аварии так и не смогла установить точную причину падения оборотов двигателей на взлёте. 
 27 февраля потерпел катастрофу самолёт Ту-134А в аэропорту Сургут. Из 51 человека, находившихся на борту, погибло 20. При заходе на посадку ночью в простых метеоусловиях с курсом посадки, обратным рабочему, при неработающей курсоглиссадной системе и приводных радиомаяках самолёт вошёл в зону приземного тумана. Командир воздушного судна с большим запозданием начал уход на второй круг. Самолёт грубо приземлился с перегрузкой 4,8 g на грунтовую полосу в 130 м левее ВПП, потерял правое полукрыло и двигатель № 2, перевернулся, проскользил в таком положении около 300 м и загорелся. 
 17 марта Boeing 727 авиакомпании Avianca, следовавший рейсом AV 410 (Кукута—Картахена), врезался в гору сразу после вылета из Кукуты. Причиной стала невнимательность экипажа, а также присутствие посторонних в кабине пилотов. Погибли все 143 человека. 
 3 июля над Персидским заливом ракетой, выпущенной с крейсера USS Vincennes ВМС США, был сбит Airbus A300 авиакомпании Iran Air, следовавший рейсом IR 655 (Бендер-Аббас—Дубай). Погибли все 290 человек, в том числе 66 детей.
 21 декабря Boeing 747 авиакомпании Pan American, следовавший рейсом PA 103 (Лондон-Нью-Йорк), после взрыва бомбы на борту упал на город Локерби, Шотландии. Погибли все 259 человек на борту и 11 человек на земле.

1989 
 8 января самолёт Boeing 737—400 британской авиакомпании Bmi совершил жёсткую посадку в  в результате отказа одного из двигателей и ошибочных действий экипажа по устранению возникших неполадок. Из 126 человек на борту погибло 39 при посадке, и ещё 8 человек скончались в больнице из-за тяжёлых травм. 74 человека, включая семь членов экипажа, получили серьёзные ранения. 
 8 февраля Boeing 707 авиакомпании Independent Air, следовавший рейсом IDN 1851 (Бергамо-Санта-Мария-Пунта-Кана), из-за ошибок экипажа врезался в гору, недалеко от Санта-Марии, Португалия. Погибли все 144 человека. Это крупнейшая авиакатастрофа в Португалии. 
 24 февраля Boeing 747 авиакомпании United Airlines следовал рейсом UA 811 (Сан-Франциско-Лос-Анджелес-Гонолулу-Окленд-Сидней). Но внезапно на 16 минуте полёта из Гонолулу у лайнера открылась дверь грузового отсека, которая оторвала крупный кусок фюзеляжа с несколькими сидениями в салоне, вследствие чего из 355 человек погибло 9. Лайнер благополучно вернулся в Гонолулу. 
 19 июля McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом UA 232 (Денвер-Чикаго) потерпел крушение в аэропорту Су-Сити. Через час после взлёта у самолёта разрушился двигатель № 2, обломки которого повредили гидравлическую систему. Экипаж смог посадить самолёт в аэропорту города Су-Сити, но лайнер правым крылом врезался во взлётную полосу и разрушился. На борту погибло 111 человек, выжило — 185. Инцидент произошёл из-за усталости металла лопастей повреждённого двигателя, которые разрушились и разлетелись на большой мощности, пробив насквозь все трубки гидравлических систем. 
 27 июля McDonnell Douglas DC-10 авиакомпании Korean Air с 199 людьми на борту на глиссаде врезался в здания из-за плохой видимости и метеоусловий. Точных данных о погибших нет, но известно, что на борту погибло 75 человек и 4-6 на земле. Выживших — 124. 
 3 сентября Boeing 737-200 авиакомпании Varig бразильских авиалиний, следовавший рейсом Мараба — Белен. Из-за неправильно выбранного курса пилоты были вынуждены совершить посадку на амазонские джунгли. Из 54 человек выжило 42. 

 19 сентября McDonnell Douglas DC-10 французской авиакомпании UTA, следовавший рейсом UT 772 (Браззавиль-Чад-Париж), упал недалеко от Тенере, Нигер. Причиной стал взрыв бомбы на борту. Погибло 170 человек.

1990 
 13 января потерпел катастрофу самолёт Ту-134А при вынужденной посадке (после срабатывания сигнализации «Дым в заднем багажном отсеке» и отказа части приборов) на заснеженное поле с выпущенными шасси в 49 км от аэропорта «Кольцово» и в 3 км восточнее города Первоуральск (Свердловская область). Самолёт столкнулся с трубой оросительной системы, потерял правую консоль крыла и правую стойку шасси; перевернувшись, проскользил через лесополосу и остановился в 1028 м от точки первого касания. Фюзеляж полностью разрушился. На борту находился 71 человек; погибло 24 человека, ещё трое позже умерли в больницах от травм. 
 14 сентября потерпел катастрофу самолёт Як-42 в аэропорту Кольцово (Свердловск). Из-за ошибок в пилотировании самолёт приобрёл избыточную вертикальную скорость и находился в непосадочном положении ниже глиссады после пролёта ДПРМ. Решение об уходе на второй круг принято с опозданием. Самолёт задел деревья на высоте 20 м, упал в поле в 1700 м от ВПП (между ДПРМ и БПРМ) и раскололся надвое. Из 128 человек, находившихся на борту, погибло 4. 
 2 октября Boeing 737 авиакомпании Xiamen Airlines, следовавший рейсом MF 8301 (Сямынь—Гуанчжоу), был угнан. В результате посадки в Гуанчжоу лайнер врезался в Boeing 757 авиакомпании China Southern Airlines, а также задел Boeing 707 авиакомпании China Southwest Airlines. В общем погибло 128 человека, 97 остались в живых. 
 14 ноября авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-32 авиакомпании Alitalia выполнял плановый рейс AZ-404 по маршруту Милан—Цюрих, но при заходе на посадку в аэропорту Цюриха из-за преждевременного снижения врезался в гору и разрушился.

1991 
 23 марта произошла катастрофа самолёта Ан-24РВ в аэропорту Навои (Узбекистан). Самолёт совершил посадку с перелётом (касание в 710 м после торца ВПП), выкатился за пределы ВПП на 317 м, столкнулся со штабелем железобетонных плит высотой 2 м, разрушился и загорелся. Из 63 человек, находившихся на борту, погибло 34 (в том числе весь экипаж). 
 23 мая потерпел катастрофу самолёт Ту-154Б-1 в аэропорту Пулково (Ленинград). Вследствие нарушения экипажем техники пилотирования при заходе на посадку, самолёт совершил грубую посадку с вертикальной скоростью около 4 м/с, передняя стойка шасси подломилась, во время движения по аэродрому фюзеляж начал разрушаться. Погибли 13 пассажиров и 2 человека на земле. 
 26 мая потерпел катастрофу самолёт Боинг 767 на востоке Таиланда. На эшелоне левый двигатель перешёл на реверс. Упал с эшелона. 223 человека погибли. 
 11 июля самолёт McDonnell Douglas DC-8 авиакомпании Nigeria Airways (ранее принадлежавший Nationair), следовавший чартерным рейсом NG 2120 (Джидда-Сокото), потерпел крушение вследствие сильного пожара, расплавившего самолёт ещё в воздухе. Лайнеру не заменили изношенные шины шасси, из-за чего при наборе скорости они лопнули и трение колёс и элементов тормозной системы о взлётно-посадочную полосу привело к нагреву и возгоранию. Когда створки шасси закрылись — пожар начал распространятся в пространстве вокруг шасси, а затем и в самом салоне. Самолёт не долетел до аэропорта, в нескольких километров оттуда рухнув в пустыне. Погиб 261 человек на борту (все). 
 16 сентября произошла катастрофа самолёта Ан-74 в аэропорту Ленск (Якутия). Сразу после взлёта ночью в простых метеоусловиях самолёт левой плоскостью крыла задел деревья высотой 20-30 м на склоне сопки высотой 133 м на удалении 3903 м от торца ВПП, столкнулся с землёй, разрушился и сгорел. 13 человек погибло. Взлётная масса самолёта составляла более 42 т (груз рыбы) при максимально допустимой для фактических условий полёта 34,5 т. Экипаж преждевременно начал уборку закрылков, в результате чего самолёт потерял высоту. 
 7 ноября произошла катастрофа самолёта Як-40. Из-за ошибки авиадиспетчера самолёт столкнулся с горой Кукуртбаш вблизи Махачкалы на высоте 550 м в 23 км от аэропорта. 51 человек погиб. На борту находилось 13 незарегистрированных пассажиров. Взлётный вес превышал максимальный на 260 кг. 
 26 ноября произошла катастрофа самолёта Ан-24РВ в аэропорту Бугульма (Татарстан). Самолёт следовал из Нижневартовска. При заходе на посадку ночью в условиях обледенения экипаж не включил противообледенительную систему крыльев и стабилизатора, в результате чего они покрылись льдом толщиной до 15 мм. Из-за ошибок экипажа самолёт значительно отклонился от глиссады, а при попытке ухода на второй круг самолёт вошёл в срывной режим на малой высоте и под углом 75-80° носом столкнулся с землёй в 802 м после пролёта торца ВПП и в 598 м правее неё. Находившиеся на борту 4 члена экипажа и 37 пассажиров погибли.

1992 
 22 марта в 53 км восточнее Нижнеянска (Якутия) произошла катастрофа самолёта Ан-30, следовавшего с грузом из Анадыря в Баку. На 63 минуте полёта на эшелоне 5400 м в условиях видимости естественного горизонта при включенном автопилоте началась прогрессирующая раскачка самолёта по всем трем каналам с возникновением больших углов скольжения и значительных знакопеременных вертикальной и боковой перегрузок. Самолёт перешёл в снижение с разгоном при вертикальной перегрузке 2 g и более. На высоте около 2000 м при перегрузке, превышавшей 4 g, на скорости более 670 км/ч началось разрушение конструкции самолёта, он упал на лёд реки, полностью разрушился и частично сгорел. 10 человек погибло. Причина катастрофы не выяснена.
 22 июня произошла катастрофа самолёта Ан-12 при заходе на посадку в аэропорту Норильск (Алыкель). Самолёт отклонился от глиссады, при несвоевременной попытке ухода на второй круг коснулся земли левыми плоскостью крыла и опорой шасси, на скорости 200 км/ч накренился вправо на 45°, потерял подъёмную силу и разрушился в 600 м правее ВПП за ограждением аэропорта. 10 человек погибли, 2 выжили.
 25 июня в районе д. Юрьево Новгородской области произошла катастрофа вертолёта Ми-2 (бортовой номер 14270) Новгородского авиапредприятия, выполнявшего рейс Новгород — Новоселицы. Погибли командир воздушного судна В. А. Авдонин, авиатехник и пассажир. Катастрофа произошла по причине разрушения конструкции при столкновении с землёй, вследствие усложнения в пилотировании воздушного судна при попытке пассажира покинуть вертолёт с целью самоубийства.
 31 июля Airbus A310 авиакомпании Thai Airways, следовавший рейсом TG 311 (Бангкок-Катманду), врезался в скалу. Погибло 113 человек, никто не выжил. Катастрофа произошла из-за ошибок экипажа и диспетчеров, где самолёт при нулевой видимости сделал разворот не на 180 градусов, а на 360. Лайнер продолжал лететь прямо, пока не столкнулся со скалой. 
 27 августа при заходе на посадку в аэропорту города Иваново потерпел катастрофу самолёт Ту-134 Ивановского авиапредприятия, рейс 2808. В результате ошибок экипажа самолёт отклонился от глиссады и столкнулся с землёй в 2450 м от торца ВПП. Погибло 84 человека. 
 4 октября грузовой Boeing 747 авиакомпании El Al Israel Airlines LY 1862 (Нью-Йорк — Амстердам — Тель-Авив) лишился двух правых двигателей, что привело к потере гидравлических систем и сильному крену вправо. Крепление двигателя № 3 разломилось; 3-й двигатель отлетел в 4-й, также оторвав его. Самолёт рухнул на жилой комплекс «Груневен» (Амстердам, Нидерланды), врезавшись в один из жилых домов. На борту погибли все 5 человек, а также 39 человек, находящихся в этот момент в доме. 
 24 ноября у Boeing 737 авиакомпании China Southern Airlines, летевшим рейсом CZ 3943 (Гуанчжоу-Гуйлинь), при снижении произошла асимметрия​ тяги, из-за чего лайнер перешёл в сваливание, рухнув с большой скоростью на землю, тем самым погубив 141 человека (всех).

1993 
 9 мая в Нижнем Тагиле во время авиашоу в честь празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне при выполнении виража самолёт Як-52 потерял управление и упал на зрителей, находившихся на площади у Драмтеатра. Погибли 2 пилота и 17 человек на земле (в том числе 8 детей), ранено 75 человек. 
 9 мая в Саранске вертолёт Ми-2 во время празднования 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне летал над центром города и разбрасывал поздравительные листовки. Пролетая между зданиями президента Мордовии и правительства республики, зацепился за трос линии связи, потерял управление и врезался в жилой дом, стоящий на Советской площади. Из 5 человек, находившихся на борту, погибли 2, остальных в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию республиканской больницы. На земле лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
 28 августа самолёт авиакомпании «Точикистон» Як-40 (бортовой номер EY-87995) при взлёте из аэропорта Хорог (для следования в Душанбе) потерпел катастрофу. Боевики, контролировавшие Хорог и окрестности (в Таджикистане шла гражданская война), угрожая экипажу автоматическим оружием, посадили в самолёт 81 пассажира, хотя компоновка этого Як-40 была рассчитана на перевозку 28 пассажиров. Из превышения максимального взлётного веса на 3000 кг самолёт не смог оторваться от ВПП, выкатился за её пределы на большой скорости, в 148 м от торца ВПП левой опорой шасси ударился о бруствер арыка, а затем столкнулся с валуном высотой 60 см. Ещё через 60 м правой опорой шасси Як-40 ударился об бетонный дот высотой 60 см. Затем самолёт упал в реку Пяндж и разрушился. В катастрофе погиб экипаж и 77 пассажиров.

1994 
 3 января из-за повреждений в воздухе в районе Иркутска потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Байкал» рейса 130. Погибли 125 человек. 
 23 марта пилот Airbus A310, следовавшего из Москвы в Гонконг, погубил 75 человек. Он посадил за штурвал своего 15-летнего сына, который случайно отключил автопилот, что явилось причиной сваливания машины в штопор. 
 7 апреля авиалайнер McDonnell Douglas DC-10-30F авиакомпании FedEx выполнял плановый грузовой рейс FDX705 по маршруту Мемфис-Сан-Хосе. Единственный пассажир Оборн Р. Кэллоуэй попытался захватить самолёт, убить всех членов экипажа и сымитировать авиакатастрофу. Члены экипажа оказали сопротивление - пока КВС и бортпроводник дрались с угонщиком, второй пилот совершил несколько манёвров и посадил самолёт в аэропорту Мемфиса. 
 26 апреля авиалайнер Airbus A300B4-622R авиакомпании China Airlines выполнял плановый рейс по маршруту Тайбэй—Нагоя, но при заходе на посадку в Нагое потерял управление и рухнул на землю. Из находившихся на его борту 271 человека (256 пассажиров и 15 членов экипажа) выжило всего 7. 
 2 июля авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-31 авиакомпании USAir завершал пассажирский рейс US1016 по маршруту Колумбия—Шарлотт, но при заходе на посадку в условиях близкой грозы после принятия экипажем решения об уходе на второй круг внезапно потерял высоту и в 660 метрах от аэропорта Шарлотт/Дуглас врезался в деревья и разрушился. Из находившихся на его борту 57 человек (52 пассажира и 5 членов экипажа) выжило 20. 
 26 сентября при заходе на посадку возле Ванаварского аэропорта разбился самолёт Як-40 (бортовой номер RA-87468), совершавший полёт по маршруту Красноярск — Тура. Причиной крушения стала полная выработка самолётом топлива после трех неудачных заходов на посадку в аэропорту города Тура и уход на запасной аэродром в Ванаваре. Экипаж после остановки двигателей попытался посадить машину на реку, но самолёт столкнулся с берегом и разрушился. Погибли все находившиеся на борту 24 пассажира и 4 члена экипажа. Как выяснилось в ходе расследования — экипаж неверно оценил остаток топлива, залитого из экономии в обрез. 
 29 октября при заходе на посадку в аэропорту Чита самолёт Ан-12А (бортовой номер RA-11790) авиакомпании «Аэроника», следовавший по маршруту Южно-Сахалинск (Хомутово) — Усть-Илимск — Ермолино, по неустановленной причине столкнулся со склоном сопки в 2100 м от ВПП. Погибли 23 человека, из них экипаж 7 человек, пассажиры 16 человек. Самолёт перевозил 12 тонн рыбы и 4 легковых автомобиля.
 31 октября потерпел катастрофу рейс 4184 авиакомпании American Eagle Airlines, выполняющий рейс из Международного аэропорта Индианаполис в Международный аэропорт О’Хара (Чикаго). При подходе к аэропорту назначения в фазе снижения до предписанной высоты в 2438,4 метров лайнер ATR-72-212 (регистрационный номер N401AM) перевернулся через крыло, стал быстро терять высоту и разбился в районе города Роузлоун (штат Индиана). Погибло 64 пассажира и 4 члена экипажа. Причинами катастрофы определены неподходящая конструкция резиновых антиобледенительных щёток и отсутствие в полётной инструкции адекватной информации о влиянии обледенения на управляемость самолёта. 
 11 декабря взрыв в салоне Boeing 747-200B авиакомпании «Phillipine Airlines» 1 человек погиб и 12 — были ранены. Этот теракт совершил известный террорист Рамзи Юзеф ().

1995 
 7 декабря в 200 км от Хабаровска потерпел катастрофу самолёт Ту-154 авиакомпании Хабаровские авиалинии. Причиной послужила асимметричная выработка топлива и ошибки экипажа. Погибли все 98 человек. 
 20 декабря Boeing 757 авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом AA 965 (Майами-Кали), врезался в гору. Причиной послужил сбой навигационной системы и неверные действия экипажа. Погибло 159 человек, 4 выживших.

1996 
 8 января в Киншасе российский самолёт Ан-32 при разбеге выкатился за пределы ВПП на городской рынок, примыкающий к аэродрому. Погибло 237 человек, более 500 получили ранения. 
 6 февраля Boeing 757 авиакомпании Birgenair, выполнявший рейс ALW 301 (Пуэрто-Плата-Гандер-Берлин—Франкфурт-на-Майне), после взлёта рухнул в Атлантический океан. Причиной стала блокировка трубки Пито, а также ошибки экипажа. Погибли 189 человек (все). Это крупнейшая катастрофа 757. 
 3 апреля в Дубровнике американский самолёт Боинг-737, летевший с государственными чиновниками и руководителями компаний из США с торговой миссией в Боснию и Хорватию, столкнулся с горой в 3 километрах от ВВП Дубровника. Погибло 34 человека (в том числе 9 членов экипажа), среди них — министр торговли США Рон Браун. 
 16 марта экипаж самолёта Ан-26 № 26084 выполнял заказной рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Оссора с грузом продуктов на борту (4 830 кг). Заключительный этап полёта выполнялся в условиях ограниченной видимости (снежный заряд, низкая облачность), практически без снижения на высоте 300 м. После выпуска шасси и закрылков экипаж начал выполнять S-образный манёвр с креном 20° влево, затем вправо, вероятно, для вывода самолёта на линию посадочного курса. За 10-8 секунд до происшествия сработала сигнализация «Опасное сближение с землёй». Экипаж предпринял попытку набрать высоту. Принятые меры привели к возрастанию вертикальной перегрузки до 1,3 ед. и возникновению угловой скорости тангажа, однако это не позволило избежать столкновения со склоном сопки Холм Приметный высотой 376 м на отметке 250 м на удалении 8 км с азимутом 180° от КТА. Самолёт полностью разрушился и частично сгорел. 7 членов экипажа и 2 пассажира погибли. Один пассажир получил тяжёлые ранения.
 11 мая McDonnell Douglas DC-9 бюджетной авиакомпании ValuJet, летевший рейсом VJ 592 (Майами-Антланта), потерпел крушение из-за возникновения пожара на борту. Он возник в грузовом отсеке, после чего распространился в пассажирском салоне. Самолёт потерял управление, не долетев до аэропорта Майами, и рухнул в болотистую местность. Все 110 человек погибли. 
 17 июля Boeing 747 авиакомпании TWA, следовавший рейсом TWA 800 (Нью-Йорк-Париж), потерпел катастрофу. В лайнере взрывной силой воспламенились пары топлива в центропланном баке вследствие короткого замыкания в измерителе топлива. Самолёт развалился, набирая высоту над Лонг-Айлендом, (США) и рухнул в море. Погибли 230 человек, выживших нет. 
 29 августа самолёт Ту-154М авиакомпании «Внуковские авиалинии», совершавший рейс по маршруту Москва — Лонгйир, при заходе на посадку столкнулся с горой Опера на расстоянии 3,7 км от ВПП аэропорта. Все пассажиры и члены экипажа (141 человек) погибли. Эта катастрофа оказалась крупнейшей по числу жертв за всю историю Норвегии. 
 26 октября 1996 года экипаж самолёта Як-40 авиакомпании Тюменьавиатранс при заходе на посадку по ОСП в темноте и во время снегопада (видимость 1 400 м, нижняя кромка облаков — 200 м) в аэропорту Ханты-Мансийск перепутал огни освещения вертолётной площадки, находившейся на 950 м ближе и на 160 м левее ВПП, с посадочными и неудачно приземлился. При этом самолёт врезался в три вертолёта Ми-8Т (RA-22313, RA-25144, RA-25939) той же авиакомпании. Первые два вертолёта разрушились, третий потерял хвостовую балку. У Як-40 в результате удара разрушилась носовая часть и оторвалась левая плоскость крыла. Погибли 5 из 37 человек на борту.
 7 ноября Boeing 727 авиакомпании ADC Airlines, выполнявший рейс ADK 86 (Порт-Харкорт—Лагос), потерпел катастрофу. Причиной послужили ошибки диспетчера, которые привели несколько самолётов (в том числе и 727) к угрозе столкновения. Система TCAS выдала борту предупреждение об угрозе столкновения, после чего лайнер сделал крутой поворот, перейдя в сваливание и в итоге рухнул в пруд на большой скорости. На борту никто не выжил — погибло 144 человек. 
 12 ноября в небе над Дели Boeing 747 компании Saudi Arabian Airlines столкнулся с Ил-76 компании Эйр Казахстан из-за ошибочных действий казахского экипажа в расхождении лайнеров. Погибли все 349 человек. 
 23 ноября на пути из Аддис-Абебы в Найроби был угнан Boeing 767 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший рейсом ET 961 (Бомбей — Аддис-Абеба — Найроби — Браззавиль — Лагос — Абиджан). Угон был совершён тремя эфиопами, искавшими политическое убежище. Самолёт совершил аварийную посадку в Индийском океане у Коморских Островов после исчерпания топлива. Погибли 125 из 175 пассажиров и членов экипажа.

1997 
 18 марта произошла катастрофа самолёта Ан-24 RA-46516 Ставропольской акционерной авиакомпании, выполнявшего рейс SVL-1023 по маршруту Ставрополь — Трабзон. Из-за разрушения в полёте хвостовой части фюзеляжа самолёт упал в районе города Черкесск. Все находившиеся на борту 50 человек погибли. 
 5 августа при заходе на посадку в аэропорту города Лганья в джунглях тихоокеанского острова Гуам (США) потерпел катастрофу «Боинг‑747‑3B5» южнокорейской авиакомпании «Кореан Эйрлайнз». Из 254 человек, находившихся на борту, погибли 227. 
 26 сентября недалеко от Медана врезался в гору при заходе на посадку Airbus A300 Garuda Indonesia следовавший рейсом GA 152 (Джакарта-Медан), где погибли все 234 человека. Причиной послужили массовые ошибки экипажа и авиадиспетчеров, вследствие чего самолёт повернул не в ту сторону, продолжая снижаться. 
 6 декабря произошла катастрофа самолёта Ан-124 «Руслан» в Иркутске. Транспортный самолёт Ан-124-100 ВВС России, выполняя взлёт с аэродрома Иркутского авиазавода, из-за последовательного отказа трёх из четырёх двигателей упал на жилые дома микрорайона авиастроителей сразу после взлёта. В катастрофе погибли 72 человека. 
 15 декабря произошла катастрофа самолёта Ту-154 авиакомпании «Таджикистан» выполнял чартерный рейс 3183 из Худжанда в Шарджу. На его борту находились 7 членов экипажа и 79 пассажиров, При заходе на посадку самолёт опустился ниже необходимой высоты, потерял скорость и упал в пустынной местности. Причина катастрофы — ошибка пилота. 
 19 декабря авиалайнер Boeing 737-36N авиакомпании SilkAir выполнял рейс MI 185 по маршруту Тангеранг—Сингапур, но через 35 минут после взлёта, находясь на крейсерской высоте (10 650 метров), по неустановленным причинам опрокинулся, перешёл в практически вертикальное пикирование и рухнул в реку Муси в окрестностях Палембанга. Погибли все находившиеся на его борту 104 человека — 97 пассажиров и 7 членов экипажа.

1998 
 30 июля авиалайнер Beechcraft 1900D авиакомпании Proteus Airlines выполнял внутренний рейс YS 706 по маршруту Лион—Лорьян, но во время пролёта над Бискайским заливом (во время традиционного облёта вокруг трансатлантического лайнера «SS Norway») столкнулся с частным самолётом Cessna 177RG Cardinal. Оба самолёта разрушились и рухнули в залив около бухты Киброн. Погибли все находившиеся на обоих самолётах 15 человек — 12 пассажиров и оба пилота рейса 706 и пилот «Сессны». 
 2 сентября самолёт McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Swissair, выполнявший рейс SR 111 (Нью-Йорк-Женева), в результате возникшего в кабине пожара потерял управление и упал в Атлантический океан недалеко от Галифакса, Канада. Все 229 человек погибли.

1999 

 15 апреля грузовой McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании Korean Air, следовавший рейсом KE 6316 (Шанхай-Сеул), из-за ошибок экипажа перешёл в пикирование и рухнул на промзону. Погибли все 3 человека на борту, а также 5 на земле.
 5 июня в Липецкой области при выполнении авиационно-химических работ потерпел катастрофу самолёт Авиатика–МАИ–890. Пилот погиб.
 1 июня лайнер, следовавший рейсом AA 1420 авиакомпании American Airlines, вылетел из Далласа в Литл-Рок с двухчасовым опозданием из-за грозы. Когда самолёт MD-82 был в ста милях от Литл-Рока, мощная буря накрыла район аэропорта, принеся с собой опасные порывистые ветры. Экипаж смог посадить самолёт, но он выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в мост. После столкновения начался пожар, который удалось быстро потушить. В катастрофе погибло 10 пассажиров и капитан самолёта. 
 22 августа самолёт McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании China Airlines, рейс 642, совершал посадку в Гонконге во время тайфуна. Из-за сильного ветра самолёт ударился об ВПП, перевернулся и загорелся. Из находившихся на борту 315 пассажиров погибли трое.
 31 августа авиалайнер Boeing 737-204C авиакомпании Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) выполнял внутренний рейс MJ3142 по маршруту Буэнос-Айрес—Кордова, но при вылете из аэропорта Буэнос-Айреса выкатился за пределы взлётной полосы и врезался в газораспределительную станцию. Из находившихся на его борту 103 человек (98 пассажиров и 5 членов экипажа) погибли 63 (по другим данным — 64), а также 2 человека в сбитых автомобилях. 
 31 октября Boeing 767 авиакомпании Egypt Air, следовавший рейсом MS 990 (Нью-Йорк—Каир), внезапно рухнул в воду. Погибли все 217 человек на борту. Причиной стало самоубийство второго пилота.

2000 

 25 июля при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль потерпел катастрофу сверхзвуковой самолёт Конкорд компании Air France. У лайнера повредилась шина, которая пробила топливный бак и разорвала провод возле шасси, в результате чего Конкорд загорелся и рухнул на гостиницу. Погибло 109 человек на борту и 4 на земле. 
 23 августа Airbus A320 бахрейнской авиакомпании Gulf Air, следовавший рейсом GF 72 (Каир-Мухаррак), упал в воду при повторном заходе на посадку из-за многочисленных ошибок экипажа. Погибли все 143 человека.

2001 

 22 июня в Воронежской области при выполнении авиационно-химических работ потерпел катастрофу самолёт Авиатика-МАИ-890. Пилот погиб.
 3 июля при заходе на посадку в Иркутский аэропорт потерпел катастрофу Ту-154 авиакомпании «Владивосток Авиа», совершавший рейс по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. 145 человек погибли. 
 Террористические акты 11 сентября 2001 года в США.
Боинг 767 (рейс AA 11) — бортовой номер N334AA погибли 92 человека на борту. Лайнер врезался в Северную башню ВТЦ.
Боинг 767 (рейс UA 175) — бортовой номер N612UA погибли 65 человек на борту. Лайнер врезался в Южную башню ВТЦ.
Боинг 757 (рейс AA 77) — бортовой номер N644AA погибли 64 человека на борту. Лайнер врезался в здание Пентагона.
Боинг 757 (рейс UA 93) — бортовой номер N591UA погибли 44 человека на борту. Лайнер должен был врезаться в Капитолий, но не достиг своей цели, рухнув в Пенсильвании.
 4 октября самолёт Ту-154 с бортовым номером 85693, авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс 1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, взорвался на высоте 11 километров и рухнул в Чёрное море в 180 километрах к югу от Новороссийска. Погибли все — 66 пассажиров (15 граждан РФ и 51 гражданин Израиля) и 12 членов экипажа. Самолёт был сбит украинской зенитной ракетой с территории Крыма во время военных учений. 
 12 ноября потерпел катастрофу Airbus A300 авиакомпании American Airlines, следовавший рейсом​ AA 587 (Нью-Йорк—Санто-Доминго). На борту погибли все 260 человек, а также 5 человек на земле. Катастрофа произошла из-за жестокого поведения пилотов с рулём направления, где они пытались выровнять самолёт, попав в спутную турбулентность. У Airbus A300 очень чувствительный киль, который не выдержал непривычной нагрузки и оторвался от фюзеляжа. Самолёт потерял управление, частично разрушился в небе и рухнул на жилой квартал Куинс, Нью-Йорк. 
 19 ноября потерпел катастрофу Ил-18В с бортовым номером 75840 (заводской — 182005301, серийный — 053-01) . Все 27 человек на его борту погибли. Место падения было найдено в 15 километрах юго-восточнее Калязина.

2002 

 25 мая потерпел крушение Boeing-747 авиакомпании China Airlines, следовавший рейсом CI 611 (Тайбэй-Гонконг). При наборе высоты у лайнера оторвался хвост вследствие усталости металла, и лайнер развалился на 4 крупные части. Причина — некачественный ремонт самолёта. Погибли все 225 человек. 
 1 июля в результате противоречивых инструкций авиадиспетчера и системы TCAS (система предупреждения опасного сближения, разводящая самолёты по эшелонам (высотам)) произошло столкновение грузового Boeing 757 и пассажирского Ту-154 на территории Германии в районе Боденского озера. 
 28 июля в 15:25 по местному времени, самолёт Ил-86 RA-86060 авиакомпании «Пулково», выполнявший технический рейс Москва — Санкт-Петербург с 16 членами экипажа на борту, потерпел крушение через 2 минуты после взлёта рядом с аэропортом «Шереметьево». Две стюардессы в хвостовой части самолёта остались живы. 
 23 декабря в Иране возле города Исфаган потерпел крушение самолёт Ан-140, перевозивший специалистов Харьковского авиационного завода. Погибли 44 человека.

2003 

 8 января — в Турции на юго-востоке страны потерпел катастрофу самолёт Avro RJ100 компании Turkish Airlines. На борту лайнера находились 80 человек, 75 из них погибли. Самолёт, совершавший рейс из Стамбула, потерпел аварию при посадке в аэропорту города Диярбакыр. 
 9 января — в Перу разбился самолёт F-28, на борту которого находились 46 человек. Все они погибли. Самолёт выполнял рейс Чиклайо — Чачапояс. 
 6 марта — в Алжире потерпел крушение Boeing-737 алжирской авиакомпании. На борту находились 103 человека, выжил только один.
 26 мая — в Турции разбился Як-42, на борту которого находились миротворцы — 62 пассажира (граждане Испании) и 13 членов экипажа (украинцы и белорус). Выжить не удалось никому. 
 8 июля — в Судане разбился Boeing-737 суданской авиакомпании. На борту лайнера находились 116 пассажиров, чудом выжить удалось только двухлетнему ребёнку. На следующий день ребёнок скончался от ожогов. 
 25 декабря — в Бенине упал Boeing-727 одной из чартерных авиакомпаний. На борту находился 161 человек, погибли 138 человек. Крушение произошло из-за перегруженности лайнера.

2004 

 3 января — в результате падения Boeing-737 авиакомпании Flash Airlines в Красном море в Египте погибли все находившиеся на борту 148 человек. Самолёт совершал рейс Шарм-эш-Шейх — Каир — Париж. 
 13 января — в Узбекистане при посадке упал Як-40 узбекской авиакомпании. Погибли 37 человек. Самолёт выполнял рейс Термез — Ташкент. Среди жертв катастрофы — глава миссии ООН в Узбекистане Ричард Конрой. Пассажиром рейса был также представитель американской гуманитарной организации гражданин США Ричард Пеннер. 
 24 августа практически одновременно в результате срабатывания взрывных устройств, пронесённых на борт террористками-смертницами, потерпели катастрофу и упали на землю Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (погибли 46 человек) и Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (погибли 44 человека). 
 21 ноября в Китае разбился пассажирский самолёт Bombardier CRJ200, на борту которого находились 47 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они, а также 2 человека на земле, погибли.

2005 

 3 февраля в Афганистане разбился Boeing-737 афганской авиакомпании. Погибли 96 пассажиров и 8 членов экипажа.
 14 августа Boeing 737, на борту которого находился 121 человек, разбился в горах неподалёку от Афин. Крушение авиалайнера первой частной авиакомпании Кипра Helios Airways, совершавшего рейс из Ларнаки в Афины и далее в Прагу, стало самой крупной авиакатастрофой из когда-либо случавшихся в Греции. Причиной стала разгерметизация кабины самолёта по вине инженеров компании, выключивших автогерметизацию салона. Вследствие гипоксии экипаж потерял сознание, и самолёт врезался в гору после выработки топлива. 
 Ночь с 23 на 24 августа в Перу разбился пассажирский самолёт Boeing 737—200, принадлежавший перуанской авиакомпании TANS. Самолёт потерпел крушение, не дотянув до взлётно-посадочной полосы аэропорта 3 км. Всего на борту разбившегося лайнера находились 98 человек. 
5 сентября на индонезийском острове Суматра разбился пассажирский самолёт Boeing 737—200. Лайнер местной авиакомпании  следовал рейсом из г. Медан в Джакарту. Крушение произошло спустя лишь одну минуту после взлёта. Самолёт упал прямо на жилой квартал. В результате падения самолёта возник сильный пожар. Погибли 147 человек — 112 пассажиров и пять членов экипажа, а также 30 человек на земле. 
 23 декабря самолёт Антонов Ан-140 4K-AZ48 Азербайджанских Авиалиний, следовавший из Баку в Актау, вследствие дезориентации экипажа потерпел катастрофу в Каспийском море в 30 км к северу от Баку. Полёт производился ночью в сложных метеоусловиях. Через пять минут после взлёта экипаж сообщил о технических неполадках и запросил данные о своей высоте и курсе. Вскоре после этого отметка самолёта с экрана диспетчера исчезла. На высоте 2100 м самолёт вошёл в снижение по спирали, совершив 4 витка. В результате попадания в прямой штопор самолёт, снижаясь с большой вертикальной скоростью, столкнулся с поверхностью воды в прибрежной полосе Каспийского моря и полностью разрушился. Все 18 пассажиров и 5 членов экипажа погибли. При расшифровке бортового самописца было обнаружено исчезновение индикации всех трёх авиагоризонтов вскоре после взлёта, что в условиях отсутствия видимости естественного горизонта и привело к потере экипажем контроля над самолётом. Авиакомпания вывела из эксплуатации оставшиеся Ан-140 4K-AZ49 «Lankaran» и 4K-AZ50 "Zaqatala.

2006 

 1 апреля в Бразилии в 100 км восточнее Рио-де-Жанейро рухнул винтомоторный самолёт L-410 одной из бразильских авиакомпаний, на борту которого находились 17 пассажиров и 2 члена экипажа. Все они погибли.
 Ночь со 2 на 3 мая — в акватории Чёрного моря близ города Сочи упал самолёт «Airbus A320» авиакомпании «Армавиа». После падения самолёт погрузился на глубину 400 метров. На борту лайнера находились 113 человек, в том числе 8 членов экипажа, все они погибли. 
 Ночь с 8 на 9 июля — при посадке в аэропорту Иркутска самолёт «Airbus A310» авиакомпании «Сибирь», следовавший из Москвы, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, после чего произошло возгорание самолёта вследствие столкновения с препятствием возле аэродрома. На борту самолёта находились 193 пассажира и 10 членов экипажа, погибли 125 человек. 
 22 августа рейс FV 612 ФГУАП «Пулково», выполнявший рейс Анапа — Санкт-Петербург, при выполнении обхода грозовой облачности сверху, потерял управление и свалился в плоский штопор. Самолёт ТУ-154М упал близ населённого пункта Сухая Балка неподалёку от Донецка. Рейс FV 612 вылетел из Анапы по расписанию в 15:05. В 15:37 подал сигнал SOS. На высоте 3000 метров пропал с экранов радаров. На борту самолёта находились 170 человек (160 пассажиров и 10 членов экипажа). 
 27 августа рейс Comair 5191 из Лексингтона в Атланту (США) потерпел крушение сразу после взлёта. Из 50 человек, находившихся на борту, погибло 49. Полёт выполнялся на самолёте CRJ-100. Пилоты по ошибке попытались взлететь с полосы, длина которой была недостаточна для взлёта. 
 29 сентября — На борту Boeing 737, выполнявшего рейс из амазонского города Манаус в Рио-де-Жанейро с промежуточной посадкой в Бразилиа, находились 155 человек — 149 пассажиров и 6 членов экипажа. Катастрофа произошла над территорией бразильского штата Мато Гроссо из-за столкновения между Боинг-737-800 бразильской авиакомпании Gol и частным самолётом Embraer Legacy 600. Столкновение двух лайнеров произошло на высоте 37 тысяч футов (11278 метров). Боинг упал в амазонские джунгли, врезавшись в землю вертикально на скорости до 500 километров в час, все пассажиры и члены экипажа погибли. Американский Embraer Legacy 600 совершил вынужденную посадку в аэропорту города Сьерра-ди-Качимбу, находившиеся на его борту пять человек не пострадали, у самолёта оказалось серьёзно повреждено крыло.

2007 

 7 марта Boeing 737 авиакомпании Garuda Indonesia, совершавший рейс GA 200 (Джакарта-Джокьякарта), неудачно приземлился. У него подломилась передняя стойка шасси, лайнер выкатился за ВПП. Погиб 21 человек, 119 — выжило. 
 17 марта в 9.40 по московскому времени в самарском аэропорту «Курумоч» при посадке потерпел катастрофу самолёт Ту-134 с регистрационным номером RA-65021, следовавший рейсом № 471 из Сургута в Белгород с промежуточной посадкой в Самаре с 7 членами экипажа и 50 пассажирами на борту. Не дотянув 400 м до взлётно-посадочной полосы, самолёт ударился стойками шасси о землю, проехал ещё около 500 м в сторону от полосы, перевернулся через левое крыло и развалился на части. В результате шесть человек погибли, 27 госпитализированы. По выводам комиссии происшествие стало возможным «в результате организационно-технологических и процедурных недостатков в работе и взаимодействии служб метеорологического обеспечения и управления воздушным движением, а также ошибок в действиях экипажа». 
 23 марта самолёт Ил-76ТД белорусской компании Трансавиаэкспорт, выполнявший полёт по маршруту Могадишо-Джибути (дозаправка)-Минск, был сбит боевиками-экстремистами при взлёте из аэропорта города Могадишо — столицы Сомали. Погибли 11 человек: 4 техника и 7 членов экипажа.

 17 июля Airbus A320-233 авиакомпании TAM Airlines выкатился за пределы скользкой от дождя ВПП аэропорта Сан-Паулу и врезался в расположенные рядом с ней здания. В катастрофе погибли 199 человек — все находившиеся на борту самолёта 187 человек (181 пассажир и 6 членов экипажа) и 12 человек на земле. 
 16 сентября на острове Пхукет в Таиланде самолёт McDonnell Douglas MD-82 разбился при посадке из-за плохих погодных условий. Самолёт вынесло со взлётно-посадочной полосы, и он врезался в холм.

2008 

 8 марта вертолёт Ми-8МТВ-1 (бортовой номер EY-25169) авиакомпании «Tajik Air», следовавший из Душанбе в Хорог, при посадке на подобранную площадку в горах на высоте 3920 м в 13,5 км от аэропорта Хорог задел склон горы и потерпел катастрофу. На борту вертолёта находилось 3 члена экипажа и 12 пассажиров-горнолыжников. Командир экипажа погиб, 2 члена экипажа и 2 пассажира получили ранения.
 11 апреля при заходе на посадку потерпел катастрофу грузовой самолёт Ан-32, вылетевший по маршруту Кишинёв—Анталия—Судан. Вскоре после вылета экипаж выполнил разворот и попытался произвести вынужденную посадку, но самолёт столкнулся с земной поверхностью у расположенного вблизи аэропорта села Бачой и загорелся. Самолёт, принадлежащий суданской компании Kata Air Transport, выполнял грузовой чартерный рейс. Погибли все находившиеся на борту находились восемь человек — четверо граждан Молдавии и четверо граждан Украины. 
 26 мая потерпел катастрофу грузовой самолёт российской компании Московия с 9 членами экипажа на борту, все 9 человек погибли. 
 30 мая Airbus А320-233 авиакомпании TACA выкатился за пределы ВПП в Тегусигальпе (Гондурас) на дорогу. Погибли 3 человека в самолёте и 2 на земле. Свыше 65 человек пострадали. 
20 августа в Мадриде самолёт MD-82 компании Spanair на взлёте выкатился за пределы ВПП, разрушился и загорелся. Погибли 154 человека, спаслись 18. 
 24 августа в двух километрах от Бишкека потерпел катастрофу пассажирский Boeing 737 авиакомпании Itek Air. Лайнер пытался совершить вынужденную посадку, но упал в поле недалеко от населённого пункта Джены-Джер и загорелся. На борту лайнера находились 83 пассажира и 7 членов экипажа. 64 человека погибли, спаслись 26. 
 14 сентября при заходе на посадку в аэропорту Перми из-за ошибочных действий экипажа потерпел катастрофу самолёт Боинг 737-500 российской авиакомпании «Аэрофлот-Норд». В результате столкновения самолёта с землёй и наземными предметами погибли все находившиеся на борту 88 человек — 6 членов экипажа и 82 пассажира, в том числе российский генерал-полковник Г. Н. Трошев.

2009 

 8 января в г. Макеевка Донецкой обл. потерпел катастрофу вертолёт «Alouette» французского производства (бортовой номер ГЛ-0389), который выполнял полёт, не согласованный с руководителем полётов КП «Международный аэропорт Донецк». Вертолёт упал на окраине кладбища, зацепившись за провода ЛЭП. Погиб пилот, воздушное судно загорелось после падения, так как на борту перевозилось 200 л керосина.
 9 января вертолёт Ми-171 авиакомпании «Газпромавиа» с восемью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, вылетевший из Бийска в Кош-Агач, потерпел катастрофу, столкнувшись с горой при попытке захода для выполнения зависания. Выжило 4 человека, погибло и умерло от ран на месте катастрофы вертолёта 7 человек. 
 12 февраля в пригороде Буффало, США разбился Bombardier Dash 8 Q400, принадлежавший авиакомпании Colgan Air и совершавший рейс из Ньюарка в Буффало. Погибло 50 человек. 
 25 февраля Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Turkish Airlines с 134 пассажирами на борту разбился в аэропорту Схипхол, (Амстердам, Нидерланды). Погибло 9 человек, ранено более 50 человек. 
 1 июня Airbus A330 французской авиакомпании Air France вылетел из Рио-де-Жанейро в Париж. Через 4 часа после вылета, когда самолёт находился над Атлантическим океаном, связь с воздушным судном была потеряна. Через сутки поисковые группы нашли в океане обломки самолёта, которые однозначно идентифицировали как обломки пропавшего Аэробуса. Погибло 228 человек. 
 30 июня Airbus A310 Йеменской авиакомпании Yemenia вылетел из Парижа на Коморские Острова.Рейс 626 авиакомпании Yemenia, летевший из Парижа с пересадкой в Йемене (г. Сана) и следовавший на Коморские Острова, разбился в 23:30 по среднеевропейскому времени 29 июня 2009 года. На борту было 153 человека (142 пассажира и 11 членов экипажа, из них — 66 французов). Самолёт следовал из международного аэропорта имени Шарля де Голля (Париж) с утра 29 июня, и сделал дозаправку в Сане, Йемен. Самолёт вылетел из Саны и следовал на Коморские Острова. Самолёт вылетел из Саны в 2:30 по местному времени 30 июня. Однако по пока невыясненным причинам самолёт рухнул в Индийский океан в территориальных водах Коморских Островов за несколько минут до посадки. Возможно, причиной являлись неблагоприятные погодные условия. 
 15 июля Ту-154, выполнявший рейс 7908 Caspian Airlines из Тегерана в Ереван разбился севернее села Джаннатабад в провинции Казвин на севере Ирана 15 июля 2009 года. Все находившиеся на борту 168 человек, в том числе 15 членов экипажа (граждане Ирана, Армении и Грузии), погибли. Среди пассажиров была также юношеская сборная Ирана по дзюдо. 
 24 июля самолёт, принадлежащий Aria Air, совершавший регулярный внутренний пассажирский рейс между столицей страны — Тегераном и Мешхедом (на северо-востоке Ирана) совершил посадку на середине взлётно-посадочной полосы, в результате чего выкатился за её пределы и врезался в бетонную стену, ограничивающую территорию аэропорта. Кроме того, у лайнера загорелось шасси. В кабине пилотов образовалось сильное возгорание. 
 19 декабря около 15:00 московского времени вертолёт Ми-171 (бортовой номер RA-22468) Ухтинского филиала ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», выполнявший рейс по маршруту Бованенково — Воркута, на борту которого находились 22 пассажира и 3 члена экипажа, совершил аварийную посадку в тундре в 700 м от шахты «Воркутинская», не долетев 4,5 км до аэропорта Воркута. При жёсткой посадке вертолёта один из пассажиров получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался. Кроме того, причинен тяжкий вред здоровью другого пассажира. По заключению Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной авиапроисшествия явилась потеря экипажем пространственной ориентировки после снижения ниже высоты принятия решения вследствие отвлечения внимания от контроля за режимом полёта на визуальный поиск огней подхода и ВПП в условиях отсутствия видимости наземных и световых ориентиров.

2010 

 25 января Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу через несколько минут после взлёта из аэропорта Бейрута. Самолёт, следовавший рейсом 409, упал в Средиземное море в 3,5 километрах к западу от прибрежной деревни Наамех. На борту находилось 8 членов экипажа и 82 пассажира, 54 из которых являлись гражданами Ливана. Так же в этой катастрофе погибла супруга французского посла Марла Санчес Пьеттон. 
 10 апреля — авиакатастрофа, произошедшая с президентским Ту-154 польских ВВС при попытке посадить самолёт в сильном тумане на аэродром «Смоленск-Северный», приведшая к гибели всего экипажа и всех пассажиров, включая президента Польши. Крупнейшая по числу жертв среди авиакатастроф, в которых погибали первые лица государства. 
 8 мая вертолёт Eurocopter EC130 потерпел катастрофу возле Ялты. В результате чего погиб пилот вертолёта, двое пассажиров были госпитализированы.
 12 мая пассажирский самолёт Airbus А330 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways разбился при заходе на посадку в аэропорту Триполи. На борту лайнера находилось 104 человека, в том числе 93 пассажира и 11 членов экипажа. 
 15 мая самолёт Ан-28 потерпел катастрофу в 300 км к юго-востоку от столицы Суринама — Парамарибо. Предварительной причиной катастрофы стала плохая видимость. Все кто находился в самолёте а это 2 пилота и 6 пассажиров погибли.
 17 мая самолёт Ан-24 авиакомпании Pamir Airways разбился к северу от Кабула. На борту самолёта находились 40 человек (34 пассажира и 6 членов экипажа).
 22 мая самолёт «Боинг 737—800» компании Air India, летевший из Дубая потерпел катастрофу заходя на посадку в аэропорту Мангалора. В результате катастрофы пассажирского Boeing 737—800, который выполнял рейс из ОАЭ в Мангалор, при приземлении сошёл со взлётно-посадочной полосы и, врезавшись в деревья, загорелся. Из 166 человек на борту выжить удалось лишь восьмерым. 
 20 июня в Тюменской области потерпел катастрофу легкомоторный самолёт Як-52, на борту которого находились 2 человека. Трагедия произошла неподалёку от города Ялуторовск в 12:00 по местному времени. По неофициальным данным, в результате происшествия погибли 2 человека: пилот и член спортклуба РОСТО.
 4 июля в США в аэропорту города Мидленд потерпел крушение двухмоторный самолёт Сессна-421. Погибло 5 человек.
 28 июля пассажирский самолёт Airbus A321-200, совершавший рейс Карачи — Исламабад в Пакистане, потерпел катастрофу, столкнувшись с горой. На борту было 152 человека. 
 3 августа при заходе на посадку в 700 метрах от взлётно-посадочной полосы в районе аэропорта города Игарка потерпел катастрофу самолёт Ан-24 авиакомпании «КАТЭКАВИА», выполнявший рейс из Красноярска в Игарку. На борту самолёта было 15 человек — 4 члена экипажа и 11 пассажиров. В катастрофе погибли 12 человек. 
 8 августа в 15.39 по местному времени на аэродроме Боровая под Минском во время открытого Кубка СНГ по вертолётному спорту вертолёт MD-500 в процессе выполнения фигуры пилотажа «Мёртвая петля» столкнулся с поверхностью земли и загорелся. Пилот вертолёта 74-летный гражданин ФРГ Гюнтер Циммер погиб. 
 9 августа (10 августа по МСК) в США на Аляске, близ г. Анкоридж потерпел катастрофу одномоторный самолёт DeHavilland DHC-3 (1957 года выпуска) и зарегистрированный на коммуникационную компанию GCI. На борту находились 9 пассажиров, пятеро из них погибли, четверо остались в живых. На борту самолёта были так же бывший сенатор от Аляски Тед Стивенс (погиб) и бывший глава НАСА Шон О’Киф. 
 16 августа колумбийский пассажирский самолёт Boeing 737-200 лайнер выполнял рейс Богота — Сан-Андрес. На борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа, потерпел катастрофу при посадке на колумбийском острове Сан-Андрес. Погибли 2 пассажира, ещё 129 человек получили травмы. 
 21 августа у села Медведицкое Кимрского района Тверской области при взлёте с реки Волга упал и затонул четырёхместный гидросамолёт Че-22. В результате аварии погиб пилот, трое пассажиров спасены, в том числе его малолетний сын.
 24 августа на северо-востоке Китая пассажирский самолёт потерпел катастрофу в городе Ичунь в провинции Хэйлунцзян около 22:10 по местному времени (18:10 по Москве). Самолёт Embraer E-190 летел в Ичунь из Харбина, административного центра провинции. Погибли 44 из 91 человека на борту. 
 25 августа пассажирский самолёт Л-410 потерпел катастрофу на западе Демократической Республики Конго в провинции Бандунду, погибло 19 и выжило 2 человека. 
 31 августа в США, в штате Арканзас потерпел катастрофу медицинский вертолёт марки Bell 206 компании Air Evac Lifeteam, занимающейся оказанием медицинских услуг, в результате аварии погибли три человека.
 3 сентября после вылета из аэропорта Дубай загорелся в воздухе и упал американский грузовой самолёт Boeing 747 компании UPS оба пилота погибли. 
 5 сентября пилот небольшого винтового самолёта Tiger Moth II во время взлёта потерял управление и врезался в толпу зрителей на авиашоу на юге Германии. Катастрофа произошла на аэродроме Линнингхоф, расположенном примерно в 32 километрах к северо-востоку от Нюрнберга. По данным полиции, в результате катастрофы один человек погиб, более 30 пострадали.
 13 сентября после вылета из аэропорта Сюадад-Гуаяны, в связи с технической неполадкой на борту, потерпел катастрофу пассажирский самолёт ATR-42 авиакомпании Conviasa. На борту самолёта находилось 47 человек, 14 человек погибли.
 18 сентября на авиашоу раритетных самолётов в местечке Варнгау в Баварии произошёл трагический инцидент. Выполняя фигуры высшего пилотажа, на высоте около 400 метров столкнулись два самолёта. Один из самолётов после столкновения упал на землю — его пилот погиб. Второй самолёт загорелся, однако его пилот сумел совершить аварийную посадку.
 19 сентября около посёлка Логиново Белоярского района Свердловской области в воскресенье днём разбился спортивный самолёт ЯК-52. При выполнении фигур высшего пилотажа произошёл отказ органов управления самолётом. Погиб пилот, кандидат в мастера спорта Геннадий Белиникин 1962 года рождения.
 26 сентября в районе горы Фишт на границе республики Адыгея и Большого Сочи разбился вертолёт Ка-32. Погибло два человека.
 16 октября на территории восточного штата Веракрус в Мексике потерпел катастрофу вертолёт марки «Bell 412», погибло 8 человек. Вертолёт принадлежал местной компании «Элисервисио Кампече».
 28 октября в Антарктиде, в секторе Земля Адели, потерпел катастрофу французский вертолёт. Погибли 4 человека: пилот, механик и двое учёных.
 30 октября в городе Цана, земля Саксония-Анхальт, ФРГ потерпел катастрофу лёгкомоторный самолёт. Погибли два человека.
 3 ноября в 12:30 по московскому времени (20:30 по местному) в Корсаковском районе Сахалинской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 ФСБ России погибло 4 человека.
 4 ноября самолёт с 68 пассажирами на борту потерпел катастрофу на Кубе, все находящиеся на борту погибли. 
 5 ноября в Урюпинском районе Волгоградской области потерпел катастрофу легкомоторный самолёт типа «Беркут», погиб 1 человек.
 11 ноября при посадке в аэропорту города Залингей в Западном Дарфуре Заир, упал и загорелся самолёт Ан-24 местной авиакомпании Tarco. Погибло 2 человека.
 25 ноября около 12:00 по местному времени на территории Крапивинского месторождения в Тарском районе Омской области произошла катастрофа вертолёта Ми-8. Среди пассажиров воздушного судна были шестеро рабочих вахтовой бригады строителей ДСПМК «Седельниковское» и один сотрудник компании «Транссервис». Падение вертолёта произошло из-за возгорания на борту. В результате катастрофы все семь пассажиров Ми-8 погибли, а три члена экипажа с тяжелыми травмами доставлены в больницу города Тары.
 25 ноября самолёт, на борту которого находились Джеймс Патрик Блэк, 58-летний куратор программы BP по очистке побережья после разлива нефти, а также его племянник и сестра, потерпел катастрофу при посадке в аэропорту города Дестин. Никто из находившихся на борту не выжил. Вместе с Блэком погиб его племянник Грегори Скотт Колумэн, бывший заместитель генерального прокурора штата Техас. Также на борту находилась сестра Блэка — Шарлин Миллер.
 28 ноября в аэропорту Карачи Пакистан, через две минуты после взлёта, потерпел катастрофу Ил-76. Погибло 8 человек (1 гражданин России и 7 граждан Украины). Самолёт принадлежал грузинской авиакомпании «Sunway Airlines» и перевозил груз гуманитарной помощи в Судан. 
 4 декабря в подмосковном аэропорту Домодедово потерпел катастрофу самолёт Ту-154М авиакомпании «Авиалинии Дагестана». Самолёт вылетел из Внукова рейсом на Махачкалу, но вскоре после взлёта отказали два двигателя, электрооборудование и навигационное оборудование, в связи с чем экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Домодедово. После посадки самолёт выкатился за пределы ВПП и разрушился. На борту находились 163 пассажира и 9 членов экипажа. 83 человека пострадали, двое погибли (брат президента Дагестана и мать судьи конституционного суда РФ). 
 8 декабря вылетев из аэропорта Урбе на северо-западе Рима, где находится лётная школа, популярная у пилотов-любителей, легкомоторный самолёт Piper Pa-34 упал на автобусное депо. Пилот самолёта погиб. В результате катастрофы в здании депо начался пожар, загорелись несколько автобусов. Тем не менее, на земле никто не пострадал.
 19 декабря в 11 часов 11 минут московского времени вертолёт Ми-8 (бортовой номер RА-24655) авиакомпании «Ямал» потерпел катастрофу в районе 267-го километра железнодорожной трассы Обская — Бованенково Ямало-Ненецкого автономного округа при подлёте к нефтегазовому месторождению Бованенково. На борту находились трое членов экипажа и 15 пассажиров. В результате аварии погиб командир вертолёта, остальные члены экипажа и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
 26 декабря в 20 км от Днепропетровска потерпел катастрофу вертолёт иностранного производства с украинской регистрацией. По данным МЧС в аварии погибли 4 человека — пилот и три пассажирки — известные украинские топ-модели. Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана. «Днепропетровский аэропорт не обслуживает рейсы по этой причине», — отметил специалист министерства.

2011 
 1 января три человека погибли и 43 пострадали (39 госпитализировано) при пожаре самолёта Ту-154б (бортовой номер RA-85588) в Сургуте. Перед началом движения самолёта по магистральной рулежной дорожке к ВПП загорелся один из двигателей. Произошёл взрыв топливных баков с разливом горючего на площади 1000 м², самолёт сгорел полностью. 
 9 января пассажирский самолёт Boeing-727 иранской авиакомпании Iran Air, в котором летели 106 человек, потерпел катастрофу на северо-западе Ирана. Самолёт упал близ города Урмия в 700 километрах от Тегерана. Погибли 77 человек, ранения получили 28 человек. 
 20 января вертолёт марки AS-355N (бортовой номер RA-04109) авиакомпании «Корпоративные вертолёты Северо-Запада» потерпел катастрофу в 16:10 московского времени в посёлке Громово Приозерского района Ленинградской области рядом с озером Суходольское. На борту вертолёта находилось шесть человек, один из них погиб вследствие грубой посадки вертолёта. Причиной катастрофы стало попадание вертолёта в метеоусловия, к которым экипаж был не подготовлен (снежный заряд).
 4 февраля в международном аэропорту Сулеймания на северо-востоке Ирака загорелся в воздухе и потерпел катастрофу самолёт. 7 человек погибли (из них трое членов экипажа), ещё 6 получили ранения.
 6 февраля вертолёт Ми-2, принадлежавший Шахтинскому аэроклубу РОСТО (Ростовская область), выполнявший задачу по отстрелу волков в одном из охотничьих хозяйств, около 22.00 по московскому времени при взлёте потерпел катастрофу в Черноземельском районе Калмыкии, в 20 км от посёлка Нарын-Худук в сторону посёлка Артезиан, вблизи села Адыковское. Погибли два члена экипажа (пилот и механик).
 10 февраля в аэропорту ирландского города Корк около 10 часов утра (13.00 мск) в условиях плохой видимости из-за тумана потерпел катастрофу турбовинтовой самолёт Metroliner. На борту находились десять пассажиров и два члена экипажа, жертвами авиакатастрофы стали шесть человек, включая Брэндана Макалиса (Brendan McAleese), двоюродного брата мужа президента Ирландии Мэри Макалис.
 14 февраля в Гондурасе разбился двухмоторный самолёт, на борту которого находились около 12 пассажиров и два члена экипажа. Все они погибли. Инцидент произошёл в 8 утра по местному времени (17:00 мск). Небольшой самолёт Let 410 выполнял рейс из города Сан-Педро-Сула в столицу страны Тегусигальпу. Он разбился в 15 км (по другим данным — в 30 км) от аэропорта столицы Гондураса. По предварительной версии, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.
 5 марта пассажирский самолёт Ан-148 потерпел катастрофу в 140 километрах от Воронежа. Шесть человек, в том числе два лётчика из Мьянмы, погибли в результате крушения. Лайнер упал на садовый участок частного дома, в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области жертв и разрушений на земле нет. 
 21 марта у г. Пуэнт-Нуар Республика Конго потерпел катастрофу самолёт Ан-12, принадлежавший конголезской авиакомпании TAC, погибли 4 члена экипажа (трое граждан России и гражданин Казахстана) а также 19 местных жителей.
 27 марта на авиашоу Wings over Flagler во Флориде потерпел катастрофу спортивно-тренировочный самолёт Як-52. В результате катастрофы погиб 58-летний американский пилот Уильям Уолкер, выполнявший фигуры высшего пилотажа. На земле никто не пострадал: самолёт упал примерно в 800 метрах от зрителей.
 2 апреля в , находящемся в 11 километрах от Розуэлла при аварийной посадке потерпел катастрофу самолёт Gulfstream G650. На борту самолёта находилось четверо человек все они погибли.
 4 апреля при посадке в аэропорту столицы Демократической республики Конго Киншасы потерпел катастрофу самолёт CRJ-100. Погибли 32 человека из 33 находившихся на борту. Наиболее вероятной причиной авиакатастрофы послужили плохие погодные условия в районе аэропорта Киншасы.
 19 мая в Аргентине самолёт Saab 340 принадлежащий авиакомпании Sol потерпел катастрофу недалеко от города Лос-Менукос. Все, кто был на его борту — 19 пассажиров и три члена экипажа — погибли. 
 6 июня на севере Испании в небе близ аэропорта города Кастрильон столкнулись два легкомоторных самолёта. На борту каждого из них находились по два человека. Один из самолётов упал на территорию аэропорта, второй — в находящийся неподалёку лес. Все четверо погибших были гражданами Польши. Среди погибших польский архитектор Стефан Курилович а также его коллега Яцек Сырополский.
 7 июня во Владимирской области в районе посёлка Раздолье Кольчугинского района потерпел катастрофу самолёт марки Piper. Погибли двое мужчин 1984 года рождения. Причины крушения устанавливаются.
 18 июня близ польского города Плоцк на авиационном шоу потерпел катастрофу лёгкий одномоторный самолёт Christen Eagle II, пилот вице-чемпион Республики Польша по самолётной акробатике Марек Шуфа, пилот скончался через несколько часов в больнице. 
 20 июня потерпел катастрофу самолёт Ту-134А в Республике Карелия вблизи аэропорта Бесовец под Петрозаводском. Самолёт в сложных метеоусловиях столкнулся с землёй в 700 метрах до торца ВПП, в 200 метрах правее оси ВПП. Погибло 47 человек. 
 22 июня во Калининском районе Краснодарского края во время испытательного полёта потерпел катастрофу вертолёт Ми-2, пилот погиб. Вертолёт не был зарегистрирован в органах управления воздушным движением, и находился в собственности одного из местных предпринимателей.
 4 июля возле деревни Дракино Московской области во время проведения учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу самолёт , на борту находилось двое человек: пилот-инструктор и стажёр. В результате аварии пилот погиб, стажёр госпитализирован с травмами. Причиной падения самолёта стало нарушение процедуры выполнения упражнения «Отказ двигателя», в результате чего самолёт сорвался в штопор.
 5 июля 2011 года под Иркутском Ми-8 компании «Ютэйр» потерпел катастрофу — протаранив несколько деревьев, на большой скорости упал на землю и завалился набок. На борту находились 16 человек, в том числе три человека экипажа. Два человека из числа пассажиров погибли, один находится в тяжёлом состоянии, всего пострадало 10 человек.
 5 июля самолёт Ил-76 компании Silk Way Airlines, зафрахтованный (ISAF) потерпел катастрофу в афганской провинции Парван в 50 километрах к северу от Кабула. На борту находились 9 человек, все они погибли (четверо граждан Азербайджана и пять граждан Узбекистана). 
 8 июля самолёт Boeing 727 авиакомпании Hewa Bora потерпел катастрофу при заходе на посадку в сложных метеоусловиях в международном аэропорту Кисангани в Конго. Погибло 74 человека, всего на борту находились 112 пассажиров и 6 членов экипажа. 
 10 июля вертолёт Робинсон-44 потерпел катастрофу в Красноярском крае — упал в Енисей в районе о. Конный. Пилот погиб.
 11 июля в 8:55 московского времени на севере Томской области в 63 км от Нижневартовска при вынужденной посадке вблизи берега Оби потерпел катастрофу самолёт Ан-24, следовавший рейсом Томск — Сургут. Погибли 7 человек, четверо госпитализированы с травмами. Всего на борту самолёта находились 33 пассажира и четыре члена экипажа. Причиной катастрофы самолёта стал пожар левого двигателя. 
 13 июля при вынужденной посадке на атлантическое побережье Боа-Вьяжем () потерпел катастрофу самолёт Let L-410 Turbolet бразильской авиакомпании Noar Linhas Aéreas, выполнявший регулярный пассажирский рейс из международного аэропорта Гуарарапис (Ресифи) в  с промежуточной посадкой в международном аэропорту Аугусту Северу (Натал). В катастрофе погибли 2 члена экипажа и 14 пассажиров, находившиеся на борту лайнера. 
 19 июля в Свердловской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 компании «Уктус» при плановом облёте магистральных газопроводов. На борту находились три члена экипажа — командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик, а также пассажир, сотрудник «Газпром трансгаз Екатеринбург». Пилот погиб, остальные члены экипажа и пассажир с переломом и ушибами госпитализированы.
 25 июля возле посёлка Биллингс Чукотского автономного округа потерпел катастрофу вертолёт Ми-8 авиакомпании «Чукотавиа» во время полёта по обследованию радионавигационных маяков. Причиной катастрофы стал отказ двигателя. На борту находилось 5 человек, три члена экипажа и два пассажира. Погибли пассажиры и бортмеханик.
 25 июля около деревни Копылки Кольчугинского района Владимирской области потерпел катастрофу самодельный одномоторный самолёт. Предположительно во время полёта в самолёте возникла неисправность мотора. Пилот и пассажир погибли.
 9 августа в районе посёлка Омсукчан Магаданской области потерпел катастрофу самолёт Ан-12А. По предварительным данным причиной катастрофы явился пожар двигателя. Погибли все 11 человек, находившиеся на борту (девять членов экипажа и двое пассажиров, сопровождавших груз).
 15 августа в посёлке Кусино Киришского района Ленинградской области потерпел катастрофу одномоторный четырёхместный самолёт чешского производства Piper. Задев провода ЛЭП, самолёт упал в реку. Пилот и оба пассажира погибли.
 20 августа в районе населённого пункта Ропша Ломоносовского района Ленинградской области потерпел катастрофу частный самолёт, марки Як-18Т. 4 человека погибли.
 20 августа на территории Нунавут на севере Канады потерпел катастрофу Боинг-737 авиакомпании First Air из 15 человек на борту погибли 12 человек, 4 члена экипажа и 8 пассажиров. 
 22 августа в районе озера Чойган-Холь возле реки Соруг Республика Тува Сибирский федеральный округ потерпел катастрофу самолёт, марки АН-2. 1 человек погиб. 7 человек пострадало. Предполагаемая причина авиакатастрофы — отказ двигателя. Сообщается, что пассажиры разбившегося самолёта были браконьерами.
 26 августа спортивный самолёт Як-52 разбился возле посёлка Шувое Егорьевского района Московской области. Два человека погибли. На земле жертв и разрушений нет.
 28 августа около станицы Нещадиновской Славянского района Краснодарского края потерпел катастрофу Ан-2. Пилот погиб, его напарник получил тяжелые ранения.
 3 сентября в Винницкой области Украины во время планового полёта по обработке полей минеральными удобрениями потерпел катастрофу самолёт Ан-2. В результате падения самолёт загорелся; пилот, находившийся в кабине, погиб.
 7 сентября под Ярославлем вблизи аэропорта Туношна при взлёте потерпел катастрофу самолёт Як-42Д авиакомпании «Як Сервис». Из находившихся на борту 45 человек погибло 44, пострадал (госпитализирован) 1. В самолёте летел основной состав хоккейной команды «Локомотив» (Ярославль). 
 16 сентября в Рино (штат Невада) во время национального чемпионата по самолётному спорту потерявший управление P-51 врезался в трибуну. Погибло 10 человек, ранено 70.
 23 сентября в Тыве при посадке потерпел катастрофу двухместный самолёт Бекас Х-32. На борту находилось 2 человека, пилот Валерий Толмачев погиб.
 25 сентября в сложных погодных условиях вблизи Катманду потерпел катастрофу самолёт Beechcraft 1900, перевозивший туристов с Эвереста. Из 16 пассажиров и 3 членов экипажа 18 погибли в момент катастрофы, 1 скончался в госпитале.
 29 сентября на севере острова Суматра потерпел катастрофу самолёт CASA C-212, следовавший рейсом из Медана в провинцию Ачех. Все 15 пассажиров и 3 членов экипажа погибли.
 13 октября самолёт Dash 8 авиакомпании PNG потерпел катастрофу на одном из островов Папуа — Новой Гвинеи. По предварительным данным из 32 человек, находившихся на борту, погибли 28.
 20 октября в Поставском районе Витебской области Белоруссии потерпел катастрофу (столкнулся с наземными предметами и сгорел) вертолёт . Все находившиеся на борту 5 человек погибли (2 члена экипажа и 3 представителя телерадиокомпании «Союз»).
 10 ноября на острове Молокаи (Гавайи, США) потерпел катастрофу вертолёт, принадлежавший компании Blue Hawaiian Helicopters и перевозивший туристов. Погибло 5 человек.
 11 ноября вблизи города Мачерата (Италия) в сложных погодных условиях потерпел катастрофу вертолёт Agusta A109. Три человека погибло.
 12 ноября недалеко от Мехико потерпел катастрофу вертолёт Bell 407, на борту были глава МВД страны и члены его команды. Министр и все восемь сопровождающих его лиц погибли.
 21 ноября при заходе на посадку, на высоте 90 метров, военный самолёт Dakota, принадлежащий Воздушным силам Аргентины, срезал пропеллером хвост гражданского самолёта Cessna 152, принадлежавший школе гражданской авиации и совершавшего учебный полёт. После столкновения Cessna упала вертикально на землю и загорелась. Находившиеся на его борту инструктор и стажер погибли. Dakota смог успешно произвести посадку, пилот и его помощник не пострадали.
 24 ноября частный двухмоторный самолёт Rockwell AC-69 по неизвестным причинам потерпел катастрофу в американском штате Аризона. Шесть человек погибли.
 20 декабря вертолёт Ми-26 (бортовой номер RA-06121) авиакомпании «ЮТэйр», перевозивший 15 тонн дизельного топлива, не долетев около 30 метров до посадочной площадки, опрокинулся на борт и загорелся в районе Тайлаковского месторождения в Тюменской области. Из 6 членов экипажа находившихся на борту бортоператор Ерошкин Игорь Сергеевич скончался, остальные получили травмы различной тяжести.
 20 декабря небольшой самолёт Socata TBM700 C2 потерпел катастрофу в штате Нью-Джерси. В результате падения самолёта на шоссе погибли пять человек.

2012 
 12 февраля вблизи города Букаву (Южное Киву, Демократическая Республика Конго) потерпел катастрофу самолёт Gulfstream G-IV, перевозивший правительственную делегацию. Погибли 4 человека на борту (в том числе советник Президента ДРК Аугустин Катумба Мванке) и 2 на земле, пострадали Министр финансов, губернатор Южного Киву и 6 других пассажиров.
 2 апреля в 05 час 33 мин московского времени в 16 км западнее центра города Тюмень вблизи деревни Горьковка вскоре после взлёта из аэропорта «Рощино» (в 4 км от торца ВПП) потерпел катастрофу пассажирский самолёт ATR-72 (бортовой номер VP-BYZ) авиакомпании «ЮТэйр», совершавший рейс ЮТ-120 Тюмень-Сургут. На борту находилось 39 пассажиров и 4 члена экипажа. 31 человек погиб. 
 6 апреля вертолёт Bell 407 авиакомпании «Ак Барс Аэро» потерпел катастрофу в Нижнекамском районе Татарстана. Пилот погиб.
 6 апреля лёгкомоторный самолёт СМ-2000 потерпел катастрофу в Калужской области. Погибли все находившиеся на борту 4 человека.
 20 апреля Boeing 737-200 авиакомпании Bhoja Airline, выполнявший рейс Карачи — Исламабад, потерпел катастрофу неподалёку от авиабазы Чаклала, примыкающей к аэропорту пакистанской столицы. Погибли 127 человек: 118 пассажиров и 9 членов экипажа. 
 21 апреля 2012 года двухмоторный самолёт Curtiss C-46 потерпел катастрофу через несколько минут после взлёта, вылетев из международного аэропорта Viru Viru столицы департамента города Санта-Крус, Боливия. Погибло 3 человека. Херальда Ортис сенатор боливийского парламента, его отец, пилотировавший воздушное судно, и механик.
 21 апреля самолёт Cessna 206, вылетевший из аэропорта Тромпильо, потерпел катастрофу в 10 километрах от населённого пункта Монтеагудо Боливия. Опознаны тела пяти человек, находившихся на борту. Погибшие работали в строительной компании.
 22 апреля в результате катастрофы самолёта в столице страны Гватемале погибли пилот и два пассажира воздушного судна.
 26 апреля на аэродроме Смышляевка в г. Самара потерпел катастрофу самолёт «Элитар-202» (бортовой номер RA-0186G). Находившиеся на борту пилот самолёта и пассажир получили серьёзные травмы (ожоги) и были доставлены в городскую больницу города Самара. В результате полученных травм пилот и пассажир 28 апреля 2012 года скончались в больнице..
 26 апреля вертолёт Ка-32 (бортовой номер ER-KGD) потерпел катастрофу в районе села Остров в Румынии. Вертолёт летел в Турцию для тушения пожаров. Все 5 человек находившиеся на борту погибли.
 28 апреля в Швейцарии потерпел катастрофу самолёт  (бортовой номер HB-PGA). Все находившиеся на борту 6 человек погибли.
 1 мая на варшавском аэродроме Бемово потерпел катастрофу двухместный самолёт, погибли два человека.
 9 мая самолёт Sukhoi Superjet 100 потерпел катастрофу во время демонстрационного полёта в Индонезии. На борту самолёта находилось 45 человек. 
 14 мая пассажирский самолёт Dornier 228 потерпел катастрофу при попытке совершить посадку в аэропорту Джомсом, расположенном около 200 км к северо-западу от Катманду. На борту находилось 18 пассажиров, 16 из которых — граждане Индии, и три члена экипажа. 15 человек погибли, 6 выжили. 
 22 мая самолёт Авиатика–МАИ–890 потерпел катастрофу у села Георгиевка Пономаревского района Оренбургской области. Пилот погиб.
 31 мая самолёт Авиатика–МАИ–890 потерпел катастрофу в районе деревни Стреличево Хойникского района Гомельской области. Пилот погиб.
 3 июня самолёт Boeing 727 при посадке вылетел за пределы ВПП и врезался в микроавтобус. Все 10 человек находящиеся в автобусе погибли, а экипаж самолёта с различными травмами госпитализирован.
3 июня самолет McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Dana Air, выполнявший внутренний рейс 9J992 по маршруту Абуджа—Лагос, при заходе на посадку рухнул на жилой район. В катастрофе погибли 159 человек — все находившиеся на борту самолёта 153 человека (147 пассажиров и 6 членов экипажа) и 6 человек на земле. 
 9 июня самолёт СП-30 (рег. № RA-1708G) совершил аварийную посадку в Белокалитвинском районе Ростовской области. Авиатор Игорь Махов погиб.
 10 июня самолёт Let L-410 Turbolet из-за плохих погодных условий совершил жёсткую аварийную посадку у г. Бородянка Киевской области. В результате чего из 22 человек находившихся на борту погибло 5 человек, 17 получили ранения.
 19 августа в пригороде Талоди (штат Южный Кордофан, Судан) самолёт Ан-26-100 при заходе на посадку врезался в гору, погибли все 31 человек, находившиеся на борту. 
 1 сентября в населённом пункте Катунино Приморского района Архангельской области произошло падение легкомоторного самолёта Як-18Т. Погибло четыре человека.
 12 сентября в 10 километрах от аэродрома посёлка Палана при заходе на посадку в сложных метеоусловиях потерпел катастрофу самолёт Ан-28. Погибло десять человек, в том числе и один ребёнок. Заход на посадку должен был выполняться по правилам полётов по приборам (ППП) на ВПП-11 (магнитный курс посадки — 111°). Метеоминимум аэродрома для посадки по ППП на ВПП-11 составляет 400×3000 м. Фактическая погода на аэродроме на момент авиационного происшествия (нижняя граница облачности — 470 м, видимость — 6000 м) не препятствовала выполнению захода на посадку, при этом горы были закрыты облачностью. Выполнение захода на посадку предполагает выход на отдельную приводную радиостанцию (ОПРС), расположенную на удалении 510 м с азимутом магнитным 76° от контрольной точки аэродрома, на высоте не менее нижнего безопасного эшелона (2150 м) с последующим вписыванием в зону ожидания, снижением и построением манёвра захода на посадку. Фактическая траектория полёта самолёта была зафиксирована находившимся на борту нештатным приёмником спутниковой навигации (GPS). Установлено, что самолёт на ОПРС не выходил, доклад экипажа диспетчеру о пролёте ОПРС был выполнен на удалении ~22 км до неё. Предварительный анализ записи бортового параметрического самописца показал, что вплоть до момента начала столкновения с верхушками деревьев признаков отказов в работе систем самолёта и двигателей не зафиксировано. В процессе столкновения с верхушками деревьев произошло выключение обоих двигателей, после чего самолёт пролетел ещё около 8 секунд и столкнулся с землёй. Комиссия проводит исследования для определения причины выключения двигателей. 
 7 ноября в Рязанской области в посёлке Пителино потерпел катастрофу учебно-тренировочный самолёт Як-18Т Сасовского лётного училища, погибли два человека.
 29 декабря самолёт Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший перегоночный рейс из Чехии (WZ 9298) без пассажиров, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Внуково, разрушился и частично сгорел. Четыре члена экипажа погибли на месте. Позже в больнице скончалась стюардесса.

2013 
 29 января самолёт Bombardier CRJ-200 авиакомпании «SCAT», выполнявший авиарейс DV760 по маршруту Кокшетау — Алма-Ата, при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты в сложных метеоусловиях столкнулся с поверхностью земли в 1,5 км до торца взлётно-посадочной полосы (в 5 км от центра аэродрома). Фактическая видимость на ВПП составляла 200 м, что выше метеоминимума аэродрома (75 м), но хуже метеоминимума командира воздушного судна (300 м). Все находившиеся на борту самолёта 21 человек, в том числе 5 членов экипажа, погибли. 
 13 февраля самолёт украинской авиакомпании «Южные авиалинии» осуществлявший рейс Одесса — Донецк раскололся пополам в результате аварийной посадки в аэропорту Донецка. На борту Ан-24 находились 52 человека. За медицинской помощью обратились 26 пассажиров, девять из них были госпитализированы. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек, все они жители Одессы. 
 9 марта в Конго во время рейса  — Букаву потерпел катастрофу зафрахтованный ООН вертолёт авиакомпании ЮТэйр Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22472), на борту находилось 4 человека. Вертолёт обнаружен в труднодоступной местности на высоте 2700 метров разрушенным и частично сгоревшим. Все четыре члена экипажа, находившиеся на борту вертолёта, погибли.
 6 мая в селе Преображенка, Катангского района Иркутской области в установленное время не вышел на связь вертолёт Ми-8 авиакомпании Ангара, участвовавший в мониторинге паводковой обстановки. Все 10 человек, находившиеся на борту вертолёта, погибли.
 2 июля в республике Якутия во время рейса из посёлка Депутатский в село Казачье потерпел катастрофу вертолёт Ми-8, принадлежащий компании Полярные авиалинии. На борту вертолёта находились 28 человек, в том числе 11 детей. В результате крушения погибли 24 человека; три члена экипажа и один пассажир были спасены.
 6 июля в аэропорту Сан-Франциско (США) при заходе на посадку разбился самолёт Boeing 777 авиакомпании Asiana Airlines выполнявший рейс из Сеула. На борту находилось 307 человек (291 пассажир и 16 членов экипажа). В результате катастрофы 3 находившихся на борту погибли, 181 получили ранения. 
 16 октября в Лаосе самолёт ATR-72 авиакомпании Lao Airlines упал в реку Меконг. На борту находилось 5 членов экипажа и 44 пассажира. В результате авиакатастрофы погибли все 49 человек. 
 17 ноября в аэропорту Казани при заходе на посадку потерпел катастрофу самолёт Boeing 737 авиакомпании Татарстан. На борту находилось 50 человек (44 пассажира и 6 членов экипажа). В результате катастрофы все находившиеся на борту погибли.

2014 
 11 февраля военно-транспортный самолёт Lockheed С-130H-30 Hercules ВВС Алжира, перевозивший военнослужащих и членов их семей, потерпел крушение на северо-востоке страны. Спастись удалось лишь одному человеку из 78 находившихся на борту. Причины катастрофы не назывались.
 16 февраля самолёт de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter авиакомпании Nepal Airlines, потерпел катастрофу в 74 километрах юго-западнее Покхары, Непал. Все находившиеся на борту 15 пассажиров и 3 члена экипажа погибли. Самолёт врезался в холм. Причины и подробности катастрофы устанавливает специальная правительственная комиссия Непала.
 В ночь на 8 марта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH 370 (Куала-Лумпур—Пекин), исчез с экранов радаров. На борту находилось 239 человек. Лайнер до сих пор не найден, причины исчезновения не известны.

 20 апреля около 15:30 по местному времени спортивный самолёт  на высоте около 4 км из-за потери управляемости вошёл в перевёрнутый штопор, упал боком на землю и сгорел в населённом пункте Йямиярви. Погибли 8 человек. 3 человека получили травмы, но остались живы, выпрыгнув с парашютами из падающего самолёта.
 13 мая во Всеволожском районе Ленинградской области вертолёт Eurocopter EC120В (бортовой номер RA-07232) в тёмное время суток в сложных метеоусловиях столкнулся с деревьями и земной поверхностью, полностью разрушился. Погибли два человека — пилот (владелец вертолёта) и пассажирка.
 17 мая в окрестностях города Пхонсаван в Лаосе правительственный самолёт Ан-74ТК-300 при заходе на посадку столкнулся с высоким деревом и потерпел катастрофу в 4 км до ВПП аэропорта Сиангкхуанг. Погибли 17 человек, все — высокопоставленные чиновники правительства Лаоса, в том числе министр обороны Лаоса и министр общественной безопасности Лаоса.
 31 мая на акватории Мунозеро в Мурманской области потерпел катастрофу вертолёт Ми-8АМТ (бортовой номер RA-22423) ЗАО «Авиакомпания „СПАРК авиа“». На борту находились 5 членов экипажа и 13 пассажиров. В результате катастрофы 16 человек погибло, 2 получили травмы. Воздушное судно разрушилось и затонуло.
 15 июня в районе аэропорта Луганска на востоке Украины был сбит Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 человек.
 17 июля в окрестностях города Торез (Донецкая область, Украина) был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH 17 (Амстердам-Куала-Лумпур). На борту самолёта находилось 298 человек, выживших нет. По поводу причин авиакатастрофы разгорелся политический конфликт, в котором Украина и Россия обвиняют друг друга в причастности к данному военному преступлению. 
 23 июля самолёт ATR-72-500 авиакомпании TransAsia Airways, совершавший рейс 222 из Гаосюна в Магун, разбился при посадке в аэропорту Магуна, Тайвань. 48 человек погибли, 11 выжили но получили тяжелые ранения. Самолёт упал на жилые дома, разрушив 2 из них. Жертв и пострадавших на земле нет. По предварительным данным причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

 24 июля в Мали разбился самолёт MD-83 авиакомпании Air Algérie, следовавший рейсом 5017 из столицы Буркина-Фасо в столицу Алжира. Все 110 пассажиров и 6 членов экипажа погибли. Обстоятельства катастрофы уточняются, французские метеорологи указывают на сильные штормы в районе крушения.

 10 августа в международном аэропорту Тегерана Мехрабаде при взлёте разбился самолёт IrAn-140, не менее 40 человек погибли.

 13 августа над Сантусом, Бразилия, потерпел катастрофу самолёт Cessna 560XL Citation Excel частной авиакомпании. Все находившиеся на борту 2 члена экипажа и 5 пассажиров, в том числе Эдуарду Кампуш — кандидат в президенты Бразилии на всеобщих выборах 2014 года, погибли. 6 человек пострадало на земле.

 30 августа возле Таманрассета, Алжир разбился грузовой самолёт Ан-12 с грузом нефтяного оборудования, следовавший по маршруту Шотландия-Алжир-Экваториальная Гвинея. Все находившиеся на борту 7 членов украинского экипажа самолёта погибли.
 19 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге при уклонении от столкновения с яхтой потерпел крушение вертолёт Gazelle, принадлежавший частному лицу. Пилот погиб. Раненый пассажир извлечён из воды спасателями.
 21 октября в 0.45 (московское время) в аэропорту Внуково самолёт Falcon во время взлёта столкнулся со снегоуборочным автомобилем, после чего разрушился и загорелся. Погибли 4 члена экипажа. На борту самолёта был глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

 28 декабря в Яванском море близ побережья острова Калимантан потерпел катастрофу самолёт Airbus A320-216 индонезийской авиакомпании Indonesia AirAsia, выполнявший рейс 8501 по маршруту Сурабая — Сингапур. Самолёт упал в море из-за критических ошибок экипажа, в частности капитана и последующих трудностей с автоматикой и управлением при попытке обхождения грозы. На борту находилось 162 человека, включая 7 членов экипажа. Никто не выжил.

2015 
 20 января потерпел катастрофу пассажирский самолёт Ан-2П казахстанской авиакомпании Olimp Air в районе посёлка Михайловка (рудник «Шатыркуль») в Шуском районе Жамбылской области (Казахстан). Погибли 6 человек (выжила одна пассажирка).

 4 февраля недалеко от тайваньской столицы Тайбэй потерпел крушение самолёт ATR 72-600 авиакомпании TransAsia с 58 пассажирами на борту. ЧП произошло в 4 утра. Самолёт вылетел из аэропорта Тайбэя Суншань и направлялся на острова на архипелаге Цзиньмэнь недалеко от побережья юго-востока Китая. После взлёта самолёт задел мост и упал в реку Цзилун. Из находившихся на борту, 43 человека погибло. 

 9 марта близ , Аргентина столкнулись 2 вертолёта Aérospatiale AS.350 Écureuil, которые принимали участие в съёмках французского телешоу. Все 10 человек, находившихся на борту вертолётов, погибли, включая обоих пилотов и трёх известных французских спортсменов.
 
 30 июня транспортный самолёт ВВС Индонезии Lockheed KC-130B Hercules потерпел крушение вскоре после взлёта из Медана на острове Суматра. Находившиеся на борту 122 человека, преимущественно военнослужащие и члены их семей, погибли. Поскольку самолёт упал на жилые дома, погибли также минимум 20 человек на земле. Причиной катастрофы называли техническую неисправность. 
 24 марта в Альпах Верхнего Прованса, Франция потерпел катастрофу самолёт Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings. Самолёт следовал рейсом 9525 из Барселоны в Дюссельдорф со 144 пассажирами и 6 членами экипажа на борту. Все они погибли. По версии французских следователей, причиной катастрофы явилось то, что второй пилот, Андреас Любиц, уничтожил самолёт умышленно.

 26 апреля в Обуховском районе Киевской области, Украина потерпел катастрофу «SKYRANGER». Оба пассажира получили серьёзные травмы.
 в ночь на 3 июля в районе села Локосово в ХМАО потерпел катастрофу вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании ЮТэйр. Вертолёт совершал санитарную миссию — перевозил из Сургута в Нижневартовск больную двухлетнюю девочку. На обратном пути в Сургут перестал выходить на связь. 9 июля обломки вертолёта были найдены в пойме реки Обь. Погибли 5 человек: 3 члена экипажа и 2 медика. Причины катастрофы устанавливаются.
 8 августа над Истринским водохранилищем в Московской области столкнулись гидроплан Cessna 206 и вертолёт Robinson R44, принадлежавшие частным лицам. Оба воздушных судна после столкновения упали в воду, погибли все находившиеся в них 9 человек, в том числе оба пилота и 2 ребёнка. СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело; по предварительным данным, к столкновению могли привести действия пилота гидроплана, который не соблюдал требования безопасности во время полётов.
 16 августа потерпел катастрофу самолёт ATR-42 индонезийской авиакомпании Trigana Air Service в индонезийской провинции Папуа. Самолёт совершал внутренний рейс из Джаяпуры в Оксибил. Не долетев 14 километров до аэродрома назначения, столкнулся с горой и загорелся. Погибли все находившиеся на борту 54 человека, в том числе 5 членов экипажа и 5 несовершеннолетних.

 20 августа в Тренчинском крае на западе Словакии столкнулись два спортивных самолёта L-410. В самолётах находились парашютисты, которые должны были принять участие в авиашоу. В результате сближения один самолёт оторвал у другого винт, после чего оба судна упали на землю с высоты 1500 метров. Большинство парашютистов успели выпрыгнуть из падающих самолётов, тем не менее, погибли 7 человек: 4 члена экипажей и 3 парашютиста. 24 человека получили ранения.
 31 октября самолёт Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа (торговая марка Metrojet), выполнявший рейс Рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург потерпел катастрофу над Синайским полуостровом, Египет. Погибли 224 человека: 217 пассажиров (в том числе 25 детей) и 7 членов экипажа. Самолёт упал с высоты около 9400 метров в центральной части Синайского полуострова, предварительно сильно разрушившись в воздухе. Причиной катастрофы стал террористический акт (взрыв на борту). Крупнейшая авиакатастрофа по числу погибших россиян и крупнейшая авиакатастрофа в истории Египта.

2016 
 27 января недалеко от села Капал, Казахстан потерпел катастрофу вертолёт , принадлежавший АО «Аспан». Вертолёт перевозил в районную больницу больную 2-месячную девочку. Погибли все находившиеся на борту 5 человек, включая пилота и ребёнка. Причины катастрофы устанавливаются. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за столкновения вертолёта с деревом.
 24 февраля — самолёт DHC-6 Twin Otter, бортовой номер 9N-AHH, выполнявший рейс из Покхары в Джомсом, разбился в горах в районе Мьягди. На борту находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли. В спасательной операции участвовали телеведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр, которые участвуют в шоу Мир наизнанку.
 15 марта транспортный самолёт IAI Arava ВВС Эквадора потерпел крушение в бассейне Амазонки на востоке страны. На борту находились три члена экипажа и 19 парашютистов — все погибли. Причины катастрофы не были названы.
 19 марта в аэропорту Ростов-на-Дону при прерванном заходе на посадку потерпел катастрофу самолёт Boeing 737—800 авиакомпании FlyDubai. Погибли все 62 человека, находившиеся на борту.

 29 апреля на берегу острова Турёй близ Бергена, Норвегия произошла катастрофа вертолёта Eurocopter EC225, который перевозил работников нефтяной компании Statoil с нефтедобывающей платформы Gullfaks в Берген. Погибли все находившиеся на борту 13 человек — 2 пилота и 11 нефтяников. По заявлениям норвежских официальных лиц, причиной катастрофы стала техническая неисправность — перед падением с корпуса вертолёта сорвался ротор — винтовая часть воздушного судна. Проводится расследование причины данной неисправности.
 19 мая лайнер Airbus A320 авиакомпании Egypt Air пропал с экранов радаров, когда пересекал Средиземное море между Грецией и Египтом. Лайнер следовал рейсом MSR804 из Парижа в Каир. На борту самолёта находились 66 человек, включая 10 членов экипажа.

 22 октября в Пуровском районе на Ямале разбился вертолёт Ми-8, перевозивший вахтовиков из Сузунского месторождения в Красноярском крае в Новый Уренгой. Жертвами авиакатастрофы стали 19 человек из 22 находившихся на борту.
 29 ноября самолёт Avro RJ-85 авиакомпании LAMIA, который совершал чартерный рейс из боливийского Санта-Крус-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, потерпел катастрофу в районе Ла-Уньон, Колумбия. На борту находилось 77 человек (68 пассажиров и 9 членов экипажа). Самолёт перевозил бразильскую футбольную команду «Шапекоэнсе», а также часть персонала клуба и журналистов. Погиб 71 человек. 6 человек получили травмы, но выжили. По предварительной версии, причиной катастрофы стала нехватка топлива.

 7 декабря самолёт ATR 42-500 авиакомпании Pakistan International Airlines, выполнявший рейс PK-661 из Читрала в Исламабад, упал в районе города Хавелиан, Пакистан. На борту находилось 47 человек (42 пассажира и 5 членов экипажа), все они погибли.

 25 декабря в Чёрном море разбился пассажирский самолёт Минобороны Ту-154. Самолёт вылетел с аэродрома Чкаловский, приземлился на дозаправку в Сочи и направился в сторону Сирии. На борту находились 92 пассажира (российские военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять журналистов), а также восемь членов экипажа.

2017 
 16 января близ аэропорта Манас под Бишкеком, Киргизия потерпел катастрофу самолёт Boeing 747-412F турецкой авиакомпании , совершавший рейс TK 6491 авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Гонконг—Бишкек—Стамбул. Самолёт упал на дачный поселок. Погибли 39 человек: 4 члена экипажа и 35 человек находящихся на земле, несколько человек госпитализированы. 

 24 января в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия, Италия потерпел катастрофу спасательный вертолёт AgustaWestland AW139, который выполнял спасательную миссию — эвакуировал горнолыжника, пострадавшего на одном из курортов. Вертолёт врезался в склон горы. Погибли все 6 человек находившиеся на его борту: 2 пилота, 2 спасателя, медик и тот самый горнолыжник, которого пытались спасти.
 12 февраля над Телецким озером на Алтае потерпел катастрофу вертолёт Robinson R66. На борту находились 5 человек: пилот и 4 пассажира, в том числе бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных. По неустановленным причинам вертолёт упал в озеро, при этом в официальном отчете Росавиации отмечается, что полёт проходил с многочисленными нарушениями правил полётов. Вертолёт не найден. 4 человека объявлены пропавшими без вести. Найдено тело одной пассажирки.

 7 июня самолёт Y-8 вооруженных сил Мьянмы, направлявшийся в Янгон, упал в Андаманское море. На борту находились 122 человека, все погибли. Более половины погибших были гражданскими лицами — членами семей военнослужащих. Сообщалось, что причиной катастрофы стали погодные условия. 
 26 июля в штате Юта, США Beechcraft A36TC Bonanza разбился вследствие неудачной аварийной посадки на шоссе. Погибли все находившиеся на борту 4 человека.
 2 сентября в городе Балашиха, Московской области во время показательных выступлений разбился частный пассажирский самолёт Ан-2, упав в нескольких метрах от зрителей. При падении погибли 2 пилота, находившиеся в самолёте.
 7 ноября около 9 часов утра на окраине Экимчана Амурской области упал пассажирский самолёт Ан-2. На борту находились два человека — члены экипажа, один из них погиб, второго спасли. По официальной информации, самолёт рухнул после отказа двигателя.
 15 ноября при заходе на посадку в аэропорту посёлка Нелькан Хабаровского края разбился легкомоторный самолёт Let L-410. На борту находилось 7 человек, включая 2 членов экипажа, погибли 6 человек, одна пассажирка (ребёнок) осталась в живых. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются. 
 19 декабря потерпел катастрофу самолёт ТВС-2МС сразу после взлёта из аэропорта Нарьян-Мар. Погибли 3 пассажира, в том числе 4-летний ребёнок.

2018 
 11 февраля потерпел крушение пассажирский самолёт Ан-148. Погиб 71 человек (все).Основная статья: Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
 11 февраля недалеко от Гранд-Каньона в США потерпел крушение вертолёт Eurocopter EC130, перевозивший туристов. Жертвами крушения стали три человека, ещё четверо были направлены в больницу в критическом состоянии.
 12 февраля в Томской области совершил жёсткую посадку Ми-8. В результате аварийной посадки в Томской области погибли 2 человека. Ещё четверых пострадавших отвезли в больницу города Стрежевой.
 18 февраля в Иране в районе города Семиром провинции Исфахан потерпел крушение самолёт ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines. Погибло 66 человек.Основная статья: Катастрофа ATR 72-200 под Семиромом
 7 марта в Чечне потерпел крушение вертолёт Ми-8, который, по предварительным данным, столкнулся со скалой в сложных метеоусловиях.
 11 марта в Иране потерпел крушение турецкий частный пассажирский самолёт. Погибло 11 человек.
 12 марта в Катманду разбился самолёт US-Bangla Airlines. Самолёт Bombardier Dash 8 Q400 во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП и оказался на футбольном поле близ аэропорта, после чего загорелся. На борту было 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Выжило 19 пассажиров.Основная статья: Катастрофа DHC-8 в Непале
 11 апреля потерпел крушение самолёт Ил-76, принадлежащий ВВС Алжира. Он разбился в провинции Блида. Жертвами авиакатастрофы стали 257 человек.Основная статья: Катастрофа Ил-76 в Алжире
 18 мая Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviación, выполнявший рейс CU 972 (Гавана-Ольгин), разбился при вылете. Погибло 112 человек, 1 выживший.Основная статья: Катастрофа Boeing 737 в Гаване
 29 октября Boeing 737 нового поколения MAX авиакомпании Lion Air, следовавший рейсом JT 610 (Джакарта-Панкалпинанг), набирая высоту, упал в Яванское море. Причиной трагедии стал сбой в автоматике, который самостоятельно опустил нос лайнера, после приведя его в сваливание. Погибло 189 человек (все).Основная статья: Катастрофа Boeing 737 возле Джакарты (2018)
 30 декабря в пригороде Улан-Удэ разбился вертолёт AgustaWestland AW119 Koala, четверо людей погибло.

2019 
 21 января — Piper PA-46 Malibu, принадлежавший футбольному агенту Вилли Маккею, пролетая на высоте 700 метров в 13 километрах от острова Олдерни, исчез с экранов радаров. Позже был найден на дне Ла-Манша. На борту находились пилот Дэвид Ибботсон и аргентинский футболист Эмилиано Сала (оба погибли). 
 10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, потерпел крушение в окрестностях Аддис-Абебы спустя шесть минут после взлета. Выживших нет. 

 31 марта частный самолёт Epic-LT потерпел крушение на подлете к аэропорту Эгельсбах (Гессен). На борту находилась совладелец авиакомпании S7 Airlines Наталия Валерьевна Филёва.
 14 апреля в аэропорту Непала самолёт Let-410 компании Summit Air, направлявшийся в Катманду, при взлёте врезался в вертолёт компании Manang Air и съехал с взлётной полосы. В результате столкновения погибли три человека, ещё четверо были ранены.
 27 апреля на аэродроме Калинка под Хабаровском потерпел крушение частный двухместный самолёт Як-18. В кабине находились президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и Сергей Ланкин.
 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании​ Аэрофлот, следовавший рейсом SU1492 «Москва — Мурманск», совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета Шереметьево и загорелся. На борту авиалайнера находилось 78 человек, из них погиб 41. 
 14 июля самолёт  с парашютистами на борту разбился на острове  в Швеции из-за повреждения крыла. Погибли все 9 человек на борту.

 30 августа самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Селян-Кюель Якутия. На борту находились два члена экипажа и пятеро пассажиров, двое из которых погибли. Воздушное судно, принадлежащее ООО «Авиаспектр» летело из местности Ус-Хатын городского округа Якутск в село Суордах Верхоянского района.
 24 ноября у самолёта Dornier Do 228 авиакомпании BusyBee Congo, выполнявшего рейс Гома — Бени после взлёта загорелся двигатель, после чего самолёт вошёл в штопор и столкнулся с домами. Погибло 29 человек.  
 27 декабря Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air выполнял плановый внутренний рейс Z9 2100 по маршруту Алма-Ата—Нур-Султан, но при взлёте выкатился с ВПП и столкнулся с незаконной жилой постройкой близ аэропорта Алматы.

2020 
 2 января в провинции Западный Дарфур в Судане произошла катастрофа самолёта Антонов Ан-12, выполняющего рейс по маршруту Эль-Генейна—Хартум. Погибли 18 человек, среди которых были 3 судей из города Залингеи, а так же сотрудник Всемирной продовольственной организации.
 8 января Boeing 737 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс Тегеран—Киев, разбился через три минуты после взлёта, из-за попадания в борт ракеты, выпущенной ПВО иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Погибли все находившиеся на борту 176 человек (167 пассажиров и 9 человек экипажа). Эта катастрофа стала первой катастрофой авиакомпании, а также крупнейшей в истории украинской авиации.

 26 января частный вертолёт Sikorsky S-76B выполнял перелёт из Оринджа в Камарильо, но через 41 минуту после взлёта врезался в холм около Калабасаса. Погибли все находившиеся на его борту 9 человек — пилот и 8 пассажиров, среди которых находились бывший 41-летний баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна. 

 5 февраля Boeing 737-800 лоукостера Pegasus Airlines выкатился за пределы ВПП и развалился на три части в Международном аэропорту имени Сабиха Гекчена в Стамбуле около 18:30 по местному времени. На борту находилось 183 человека, 3 из них — погибли, 130 — пострадали.

 16 февраля самолёт Piper PA-28 потерпел крушение на юге Франции. В результате погибли четыре человека. Самолёт вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13:00 (15:00 мск) в городе Крессель.
29 марта самолёт IAI 1124A Westwind II авиакомпании Lionair Inc., принадлежащий Archie Po, разбился при взлёте из столицы Филиппин Манилы, погибли все 8 человек, находящихся на борту, включая лётного медика, медсестру, врача, трёх членов экипажа, пациента и компаньона. Рейс выполнял медицинскую миссию в Токио, Япония.
4 мая кенийский Embraer EMB 120 Brasilia (5Y-AXO), доставлявший гуманитарную помощь, разбился при заходе на посадку в Берделе, Сомали. Погибли 6 человек. Самолёт был сбит «по ошибке» ВС Эфиопии.
 22 мая при заходе на посадку в аэропорт Карачи, Airbus A320, выполнявший рейс Лахор—Карачи, упал на жилые дома. Погибли 97 из 99 человек на борту. На земле пострадали 8 человек, один из которых скончался 31 мая.

 2 июня в США, неподалёку от Фэйрфилд, упал вертолёт Bell 206, принадлежащий Тихоокеанской газовой и электрической компании. Экипаж вертолёта осуществлял инспекцию линий электропередачи, но задел провода и упал. На борту было 3 человека, все погибли.
 20 июля через 6 часов после вылета в районе Иркутской области пропал Ан-2 авиакомпании Феникс. На борту было 6 человек. 24 июля 2021 года поступила информация о том, что возможные обломки самолёта найдены на перевале Байконур в республике Бурятия..
 7 августа Boeing 737 авиакомпании Air-India Express выкатился за пределы ВПП в Кожикоде (Индия) и упал в ущелье. На борту находились 190 человек, погибли 20. 
 13 августа грузовой Let L 410 разбился на востоке Конго. Борт принадлежал компании грузоперевозок Agerfreco. Все 4 человека на борту погибли.
 22 августа грузовой самолёт Ан-26 сразу после взлёта упал на землю и сгорел в 4 км от аэропорта Джубы (Южный Судан). На борту находилось 8 человек (5 пассажиров и 3 членов экипажа). Выжил только 1 человек (бортмеханик). Самолёт, предположительно, был перегружен.

2021 

 9 января через четыре минуты после взлёта из Джакарты разбился Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Все 62 человека на борту погибли.

 25 января в Бразилии в районе города Порту-Насиунал (штат Токантис) потерпел крушение самолёт Beechcraft 95-B55 Baron. Самолёт рухнул сразу после взлёта недалеко от ВПП. На борту находились шесть человек: пилот, четверо футболистов клуба «Пальмас» и президент футбольного клуба Лукас Мейру. Никто из них не выжил.
2 марта самолёт Let-410 South Sudan Supreme Airlines, выполнявший рейс из Пиери в Юай (Южный Судан) разбился вскоре после взлёта. Все находившиеся на борту 8 пассажиров и 2 члена экипажа погибли.
7 апреля в Эквадоре недалеко от города Гуаякиль в провинции Гуаяс потерпел крушение лёгкомоторный самолёт Piper PA-31 Navajo. В результате погибли шесть человек. Самолёт выполнял медицинский рейс по перевозке пациента.
8 июня лёгкий самолёт Cessna 310Q потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах в Рондонополисе, Бразилия. Погибли четыре человека. Самолёт совершал обзорную экскурсию.
19 июня 
Вблизи села Журавлёво (Кемеровская область) потерпел крушение самолёт L-410 местного аэродрома с 19 людьми на борту. Погибли 5 человек, 14 пострадали. 
В горной местности в районе Алигударза (Иран) разбился вертолёт авиакомпании «Khuzestan Red Crescent».  Погиб один из двенадцати человек, находившихся на борту вертолёта. Борт перевозил урны с избирательных участков.
 6 июля в Палане (Камчатский край) разбился пассажирский самолёт Ан-26. Погибли все 28 человек на борту.

 17 августа в Кубинке (Московская область) разбился экспериментальный Ил-112В. Погибли 3 пилота. Причиной стал пожар в правом двигателе.

 12 сентября в 4 км от аэропорта Казачинское (Иркутская область) разбился самолёт L-410. Из 16 человек на борту погибли 4. 

15 сентября самолёт De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter авиакомпании Rimbun Air врезался в лесистый горный склон в районе Сугапа, Регентство Интан-Джая, Папуа, убив всех троих на борту.
 22 сентября на территории Большехехцирского заповедника (Хабаровский край) врезался в гору Ан-26, совершавший калибровку средств РСБН аэропорта Хабаровск. Погибли 6 человек.
 3 октября на окраине Милана вскоре после взлёта потерпел крушение Pilatus PC-12. Погибли 8 человек. Самолёт упал на строящееся здание. На земле никто не пострадал.
 10 октября в Мензелинске (Татарстан) вскоре после взлёта разбился L-410 с парашютистами. Из 22 человек на борту погибли 16. 
3 ноября транспортный самолёт Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. Погибли 9 человек.

2022 

 21 марта на юге Китая в горах разбился Boeing 737 China Eastern Airlines. Погибли все 132 человека на борту. 

 28 мая в Непале разбился DHC-6. Все 22 человека на борту погибли.

 4 сентября в Балтийском море, возле Вентспилса (Латвия), разбился частный самолёт Cessna 551, принадлежащий немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гриземанну. Погибли все 4 человека на борту.
 6 ноября ATR-42 при заходе на посадку в аэропорту Букоба (Танзания) упал в озеро самолёт ATR 42. Погибли 19 из 53 человек на борту.

 21 ноября в Колумбии самолёт Piper упал на жилые дома. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 8 человек, дом, на который рухнул самолёт, оказался полностью уничтожен.

2023 

 15 января в Непале в районе города Покхара разбился турбовинтовой самолёт ATR-72 авиакомпании Yeti Airlines выполнял рейс Катманду—Покхара. Погибли все 72 человека на борту. 
 18 января в Броварах (Украина), рядом с детским садом упал вертолёт AS 332 Super Puma, принадлежащий ГСЧС страны. В результате крушения погибли 14 человек, руководство МВД Украины и 4 человек на земле, 25 ранены.  
ТАСС со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что в 14:10 мск Cessna-177 совершил посадку в лесном массиве в 400 м от аэропорта в Ухте и загорелся. Три человека погибли. В ведомстве добавили, что борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки. СМИ писали, что он принадлежит Авиалесоохране.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, легкомоторный самолет, принадлежащий авиакомпании «Восход», упал при заходе на посадку. Ведомство проводит проверку. Судя по фотографиям, Cessna практически полностью сгорел.

См. также 
 Авиационная катастрофа

Примечания

Литература

Ссылки 
 Aviation Safety Network, база данных по авиакатастрофам
 База данных по авиакатастрофам в СССР и России
 Чёрная осень авиации (2001 г.)
 100 крупнейших авиакатастроф в истории мировой авиации
 Рейтинг крупнейших катастроф на территории СССР/России

Списки авиационных происшествий